|-
|(52001)||2001 UO30|| align=right|13,1|| align=right|3,114|| align=right|0,123|| align=right|9,95|| align=right|5,495||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(52002)||2001 UT30|| align=right|12,7|| align=right|2,999|| align=right|0,088|| align=right|11,40|| align=right|5,193||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(52003)||2001 VB77|| align=right|12,1|| align=right|3,171|| align=right|0,172|| align=right|17,43|| align=right|5,645||MBA||8. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(52004)||2001 YH2|| align=right|13,6|| align=right|2,982|| align=right|0,100|| align=right|9,76|| align=right|5,150||MBA||18. prosince 2001||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(52005) Maik||2002 CL13|| align=right|13,7|| align=right|2,317|| align=right|0,144|| align=right|20,48|| align=right|3,525||MBA||8. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(52006)||2002 EK31|| align=right|13,9|| align=right|2,616|| align=right|0,249|| align=right|16,15|| align=right|4,231||MBA||10. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52007)||2002 EQ47|| align=right|13,4|| align=right|4,265|| align=right|0,223|| align=right|15,18|| align=right|8,807||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52008)||2002 EP111|| align=right|13,9|| align=right|3,126|| align=right|0,124|| align=right|12,47|| align=right|5,526||MBA||9. března 2002||Catalina||CSS
|-
|(52009)||2002 EU146|| align=right|15,8|| align=right|2,862|| align=right|0,066|| align=right|2,71|| align=right|4,840||MBA||14. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52010)||2002 JA59|| align=right|15,1|| align=right|2,778|| align=right|0,184|| align=right|2,17|| align=right|4,629||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52011)||2002 LW19|| align=right|14,7|| align=right|2,469|| align=right|0,249|| align=right|8,51|| align=right|3,879||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52012)||2002 LQ55|| align=right|13,6|| align=right|3,103|| align=right|0,127|| align=right|21,56|| align=right|5,464||MBA||15. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52013)||2002 LJ59|| align=right|14,3|| align=right|2,769|| align=right|0,204|| align=right|15,30|| align=right|4,607||MBA||12. června 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52014)||2002 NZ13|| align=right|16,0|| align=right|2,446|| align=right|0,151|| align=right|1,59|| align=right|3,824||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52015)||2002 NG17|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,268|| align=right|25,10|| align=right|3,575||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52016)||2002 NO18|| align=right|12,9|| align=right|3,968|| align=right|0,256|| align=right|5,66|| align=right|7,904||HLD||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52017)||2002 NB27|| align=right|16,1|| align=right|2,418|| align=right|0,223|| align=right|1,90|| align=right|3,759||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52018)||2002 NO27|| align=right|14,7|| align=right|3,081|| align=right|0,189|| align=right|2,82|| align=right|5,406||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52019)||2002 NO32|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,162|| align=right|10,95|| align=right|4,301||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52020)||2002 NM33|| align=right|14,5|| align=right|2,662|| align=right|0,154|| align=right|13,05|| align=right|4,344||MBA||14. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52021)||2002 NK39|| align=right|15,1|| align=right|2,592|| align=right|0,170|| align=right|15,18|| align=right|4,173||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52022)||2002 NQ52|| align=right|16,3|| align=right|2,329|| align=right|0,209|| align=right|3,10|| align=right|3,554||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52023)||2002 OH3|| align=right|13,7|| align=right|3,084|| align=right|0,071|| align=right|8,16|| align=right|5,414||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52024)||2002 OH4|| align=right|13,4|| align=right|3,003|| align=right|0,112|| align=right|9,00|| align=right|5,204||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52025)||2002 OR17|| align=right|13,7|| align=right|3,086|| align=right|0,035|| align=right|7,97|| align=right|5,421||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52026)||2002 OA24|| align=right|13,8|| align=right|2,803|| align=right|0,030|| align=right|11,72|| align=right|4,691||MBA||28. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(52027)||2002 OB24|| align=right|13,0|| align=right|3,116|| align=right|0,294|| align=right|20,77|| align=right|5,500||MBA||28. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(52028)||2002 PT29|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,238|| align=right|4,32|| align=right|4,151||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52029)||2002 PN32|| align=right|14,9|| align=right|2,375|| align=right|0,133|| align=right|6,36|| align=right|3,661||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52030)||2002 PX33|| align=right|15,6|| align=right|2,410|| align=right|0,137|| align=right|4,75|| align=right|3,740||MBA||6. srpna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(52031)||2002 PU35|| align=right|15,9|| align=right|2,957|| align=right|0,088|| align=right|0,40|| align=right|5,084||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52032)||2002 PK37|| align=right|15,0|| align=right|2,698|| align=right|0,281|| align=right|9,09|| align=right|4,431||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52033)||2002 PT41|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,210|| align=right|2,11|| align=right|3,676||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52034)||2002 PX42|| align=right|14,2|| align=right|2,615|| align=right|0,087|| align=right|13,20|| align=right|4,229||MBA||9. srpna 2002||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(52035)||2002 PS43|| align=right|13,7|| align=right|2,744|| align=right|0,390|| align=right|29,53|| align=right|4,544||MBA||4. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52036)||2002 PV46|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,239|| align=right|1,05|| align=right|3,451||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52037)||2002 PR47|| align=right|14,3|| align=right|2,952|| align=right|0,109|| align=right|15,67|| align=right|5,071||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52038)||2002 PX48|| align=right|13,7|| align=right|2,634|| align=right|0,162|| align=right|13,43|| align=right|4,273||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52039)||2002 PB59|| align=right|14,3|| align=right|2,639|| align=right|0,203|| align=right|12,92|| align=right|4,286||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52040)||2002 PJ61|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,153|| align=right|1,37|| align=right|4,128||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52041)||2002 PT61|| align=right|14,7|| align=right|2,410|| align=right|0,038|| align=right|7,62|| align=right|3,742||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52042)||2002 PH63|| align=right|14,8|| align=right|2,679|| align=right|0,066|| align=right|12,83|| align=right|4,383||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52043)||2002 PM75|| align=right|15,8|| align=right|2,546|| align=right|0,097|| align=right|2,13|| align=right|4,061||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52044)||2002 PN75|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,230|| align=right|5,84|| align=right|3,606||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52045)||2002 PE80|| align=right|13,9|| align=right|2,643|| align=right|0,109|| align=right|13,30|| align=right|4,297||MBA||4. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52046)||2002 PH83|| align=right|16,4|| align=right|2,252|| align=right|0,201|| align=right|3,01|| align=right|3,379||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52047)||2002 PC85|| align=right|14,7|| align=right|3,091|| align=right|0,165|| align=right|3,05|| align=right|5,434||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52048)||2002 PL92|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,106|| align=right|9,95|| align=right|5,415||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52049)||2002 PL95|| align=right|16,0|| align=right|2,374|| align=right|0,171|| align=right|3,16|| align=right|3,656||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52050)||2002 PV96|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,111|| align=right|14,88|| align=right|4,119||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52051)||2002 PA97|| align=right|15,3|| align=right|2,367|| align=right|0,066|| align=right|6,56|| align=right|3,640||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52052)||2002 PJ115|| align=right|14,6|| align=right|2,741|| align=right|0,214|| align=right|14,63|| align=right|4,536||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52053)||2002 PQ119|| align=right|14,8|| align=right|2,714|| align=right|0,167|| align=right|10,99|| align=right|4,469||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52054)||2002 PB121|| align=right|14,8|| align=right|2,677|| align=right|0,083|| align=right|10,96|| align=right|4,380||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52055)||2002 PR126|| align=right|16,2|| align=right|2,301|| align=right|0,215|| align=right|3,89|| align=right|3,490||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52056)||2002 PO130|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,246|| align=right|3,28|| align=right|3,490||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52057)||2002 PS130|| align=right|14,4|| align=right|2,624|| align=right|0,101|| align=right|9,42|| align=right|4,251||MBA||15. srpna 2002||Tenagra||Tenagra
|-
|(52058)||2002 PQ132|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,195|| align=right|1,01|| align=right|3,688||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52059)||2002 PH133|| align=right|15,4|| align=right|2,469|| align=right|0,169|| align=right|1,60|| align=right|3,879||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52060)||2002 QJ7|| align=right|13,8|| align=right|2,448|| align=right|0,116|| align=right|12,38|| align=right|3,830||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52061)||2002 QR9|| align=right|14,6|| align=right|3,064|| align=right|0,094|| align=right|1,86|| align=right|5,361||MBA||20. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52062)||2002 QL12|| align=right|14,9|| align=right|2,897|| align=right|0,184|| align=right|8,08|| align=right|4,930||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52063)||2002 QS18|| align=right|14,6|| align=right|2,372|| align=right|0,170|| align=right|10,00|| align=right|3,651||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52064)||2002 QH20|| align=right|13,3|| align=right|3,123|| align=right|0,045|| align=right|8,42|| align=right|5,517||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52065)||2002 QA23|| align=right|14,6|| align=right|2,455|| align=right|0,175|| align=right|6,00|| align=right|3,846||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52066)||2002 QF27|| align=right|16,7|| align=right|2,424|| align=right|0,168|| align=right|3,60|| align=right|3,773||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52067)||2002 QE36|| align=right|13,7|| align=right|3,174|| align=right|0,106|| align=right|8,96|| align=right|5,653||MBA||29. srpna 2002||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(52068)||2002 QX40|| align=right|12,4|| align=right|3,944|| align=right|0,279|| align=right|6,38|| align=right|7,830||HLD||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52069)||2002 QJ41|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,186|| align=right|7,39|| align=right|3,401||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52070)||2002 QP41|| align=right|14,5|| align=right|3,047|| align=right|0,203|| align=right|1,40|| align=right|5,317||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52071)||2002 QX41|| align=right|14,1|| align=right|3,260|| align=right|0,141|| align=right|2,22|| align=right|5,886||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52072)||2002 QC45|| align=right|15,7|| align=right|2,725|| align=right|0,089|| align=right|1,08|| align=right|4,497||MBA||29. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52073)||2002 QD45|| align=right|15,6|| align=right|2,673|| align=right|0,117|| align=right|0,75|| align=right|4,369||MBA||29. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52074)||2002 RJ2|| align=right|16,4|| align=right|2,295|| align=right|0,233|| align=right|3,14|| align=right|3,476||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52075)||2002 RL7|| align=right|13,2|| align=right|2,578|| align=right|0,161|| align=right|15,28|| align=right|4,140||MBA||3. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(52076)||2002 RE29|| align=right|14,3|| align=right|2,768|| align=right|0,320|| align=right|9,79|| align=right|4,604||MBA||3. září 2002||El Centro||W. K. Y. Yeung
|-
|(52077)||2002 RJ30|| align=right|14,2|| align=right|2,575|| align=right|0,158|| align=right|12,77|| align=right|4,131||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52078)||2002 RA34|| align=right|14,4|| align=right|2,585|| align=right|0,088|| align=right|11,84|| align=right|4,156||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52079)||2002 RU61|| align=right|14,9|| align=right|4,003|| align=right|0,221|| align=right|4,31|| align=right|8,009||HLD||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52080)||2002 RZ62|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,203|| align=right|4,73|| align=right|3,602||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52081)||2002 RM71|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,092|| align=right|5,48|| align=right|3,732||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52082)||2002 RU87|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,228|| align=right|2,65|| align=right|3,747||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52083)||2002 RQ88|| align=right|16,6|| align=right|2,518|| align=right|0,123|| align=right|3,36|| align=right|3,994||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52084)||2002 RC93|| align=right|13,5|| align=right|3,031|| align=right|0,125|| align=right|9,11|| align=right|5,275||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52085)||2002 RC102|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,247|| align=right|3,75|| align=right|4,142||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52086)||2002 RY108|| align=right|15,7|| align=right|2,800|| align=right|0,222|| align=right|8,28|| align=right|4,685||MBA||5. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(52087)||2002 RH111|| align=right|13,2|| align=right|2,655|| align=right|0,175|| align=right|12,57|| align=right|4,324||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(52088)||2014 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,297|| align=right|0,133|| align=right|7,73|| align=right|3,480||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52089)||2027 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,432|| align=right|0,210|| align=right|1,51|| align=right|3,793||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52090)||2046 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,607|| align=right|0,162|| align=right|2,91|| align=right|4,208||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52091)||2075 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,594|| align=right|0,100|| align=right|3,82|| align=right|4,177||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52092)||2083 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,587|| align=right|0,231|| align=right|3,14|| align=right|4,161||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52093)||2088 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,789|| align=right|0,046|| align=right|3,35|| align=right|4,657||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52094)||2177 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,997|| align=right|0,253|| align=right|1,29|| align=right|5,187||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52095)||2191 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,000|| align=right|0,045|| align=right|11,00|| align=right|5,194||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52096)||2221 P-L|| align=right|16,8|| align=right|2,182|| align=right|0,124|| align=right|3,59|| align=right|3,222||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52097)||2565 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,022|| align=right|4,84|| align=right|3,799||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52098)||2568 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,801|| align=right|0,100|| align=right|3,36|| align=right|4,686||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52099)||2589 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,600|| align=right|0,154|| align=right|3,24|| align=right|4,192||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52100)||2591 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,800|| align=right|0,128|| align=right|4,89|| align=right|4,684||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52101)||2598 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,792|| align=right|0,012|| align=right|4,70|| align=right|4,664||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52102)||2616 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,449|| align=right|0,014|| align=right|3,93|| align=right|3,831||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52103)||2658 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,293|| align=right|0,152|| align=right|7,03|| align=right|3,471||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52104)||2660 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,010|| align=right|0,134|| align=right|2,69|| align=right|5,220||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52105)||2669 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,309|| align=right|0,167|| align=right|5,87|| align=right|3,509||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52106)||2673 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,776|| align=right|0,083|| align=right|1,80|| align=right|4,624||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52107)||2703 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,305|| align=right|0,100|| align=right|6,57|| align=right|3,498||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52108)||2830 P-L|| align=right|15,4|| align=right|3,011|| align=right|0,226|| align=right|2,80|| align=right|5,225||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52109)||2863 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,791|| align=right|0,039|| align=right|5,26|| align=right|4,662||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52110)||3007 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,597|| align=right|0,103|| align=right|13,45|| align=right|4,185||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52111)||3020 P-L|| align=right|13,2|| align=right|2,987|| align=right|0,107|| align=right|8,68|| align=right|5,163||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52112)||3064 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,130|| align=right|6,62|| align=right|3,477||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52113)||3100 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,968|| align=right|0,050|| align=right|9,47|| align=right|5,112||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52114)||3118 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,051|| align=right|7,67|| align=right|3,820||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52115)||3512 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,978|| align=right|0,112|| align=right|10,62|| align=right|5,138||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52116)||4032 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,295|| align=right|0,128|| align=right|4,95|| align=right|3,477||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52117)||4059 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,591|| align=right|0,175|| align=right|1,45|| align=right|4,171||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52118)||4103 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,430|| align=right|0,167|| align=right|2,34|| align=right|3,787||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52119)||4105 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,605|| align=right|0,248|| align=right|4,04|| align=right|4,203||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52120)||4106 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,004|| align=right|0,064|| align=right|12,08|| align=right|5,206||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52121)||4117 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,780|| align=right|0,101|| align=right|3,57|| align=right|4,634||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52122)||4128 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,976|| align=right|0,058|| align=right|10,31|| align=right|5,133||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52123)||4217 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,616|| align=right|0,095|| align=right|0,76|| align=right|4,231||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52124)||4272 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,593|| align=right|0,243|| align=right|4,24|| align=right|4,175||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52125)||4274 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,074|| align=right|2,15|| align=right|3,488||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52126)||4284 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,306|| align=right|0,139|| align=right|5,64|| align=right|3,501||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52127)||4681 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,006|| align=right|0,044|| align=right|10,22|| align=right|5,211||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52128)||4693 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,297|| align=right|0,164|| align=right|2,37|| align=right|3,481||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52129)||4796 P-L|| align=right|16,8|| align=right|2,309|| align=right|0,229|| align=right|2,12|| align=right|3,507||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52130)||4882 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,599|| align=right|0,053|| align=right|10,04|| align=right|4,190||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52131)||4892 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,032|| align=right|0,100|| align=right|9,69|| align=right|5,278||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52132)||5034 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,591|| align=right|0,253|| align=right|10,61|| align=right|4,171||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52133)||6007 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,780|| align=right|0,171|| align=right|6,37|| align=right|4,636||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52134)||6059 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,789|| align=right|0,054|| align=right|3,63|| align=right|4,657||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52135)||6070 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,794|| align=right|0,099|| align=right|2,25|| align=right|4,669||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52136)||6076 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,693|| align=right|0,210|| align=right|2,90|| align=right|4,420||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52137)||6080 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,443|| align=right|0,192|| align=right|2,30|| align=right|3,817||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52138)||6131 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,592|| align=right|0,257|| align=right|3,61|| align=right|4,171||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52139)||6192 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,090|| align=right|9,26|| align=right|5,174||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52140)||6603 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,798|| align=right|0,243|| align=right|2,57|| align=right|4,680||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52141)||6605 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,604|| align=right|0,190|| align=right|3,69|| align=right|4,201||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52142)||6610 P-L|| align=right|13,2|| align=right|3,245|| align=right|0,112|| align=right|10,35|| align=right|5,845||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52143)||6635 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,217|| align=right|3,10|| align=right|3,818||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52144)||6759 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,109|| align=right|2,59|| align=right|3,499||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52145)||6832 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,154|| align=right|1,73|| align=right|3,775||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52146)||7061 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,433|| align=right|0,130|| align=right|5,57|| align=right|3,795||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52147)||9061 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,593|| align=right|0,209|| align=right|3,37|| align=right|4,175||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52148)||9506 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,591|| align=right|0,163|| align=right|7,06|| align=right|4,170||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52149)||1074 T-1|| align=right|14,5|| align=right|3,209|| align=right|0,143|| align=right|6,50|| align=right|5,747||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52150)||1097 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,577|| align=right|0,143|| align=right|6,19|| align=right|4,137||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52151)||1180 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,202|| align=right|0,086|| align=right|4,03|| align=right|3,268||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52152)||1296 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,173|| align=right|12,13|| align=right|4,129||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52153)||2043 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,557|| align=right|0,235|| align=right|3,23|| align=right|4,089||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52154)||2152 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,867|| align=right|0,083|| align=right|5,21|| align=right|4,854||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52155)||2236 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,597|| align=right|0,061|| align=right|2,30|| align=right|4,185||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52156)||4100 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,134|| align=right|3,42|| align=right|3,688||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52157)||4126 T-1|| align=right|14,7|| align=right|3,116|| align=right|0,149|| align=right|5,53|| align=right|5,498||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52158)||4175 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,139|| align=right|1,72|| align=right|3,716||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52159)||4178 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,387|| align=right|0,166|| align=right|3,26|| align=right|3,687||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52160)||4229 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,413|| align=right|0,180|| align=right|5,24|| align=right|3,747||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52161)||4302 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,575|| align=right|0,079|| align=right|5,42|| align=right|4,131||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52162)||4357 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,125|| align=right|2,10|| align=right|5,591||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52163)||1004 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,046|| align=right|6,92|| align=right|4,134||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52164)||1012 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,585|| align=right|0,222|| align=right|12,91|| align=right|4,156||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52165)||1099 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,359|| align=right|0,172|| align=right|1,40|| align=right|3,622||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52166)||1184 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,556|| align=right|0,054|| align=right|4,30|| align=right|4,086||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52167)||1220 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,211|| align=right|0,165|| align=right|0,32|| align=right|5,753||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52168)||1305 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,352|| align=right|0,133|| align=right|6,88|| align=right|3,607||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52169)||1494 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,579|| align=right|0,012|| align=right|1,56|| align=right|4,142||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52170)||2046 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,138|| align=right|1,79|| align=right|3,603||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52171)||2127 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,551|| align=right|0,027|| align=right|1,98|| align=right|4,073||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52172)||2166 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,184|| align=right|0,067|| align=right|4,63|| align=right|5,679||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52173)||2178 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,841|| align=right|0,040|| align=right|1,16|| align=right|4,789||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52174)||2183 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,552|| align=right|0,219|| align=right|4,17|| align=right|4,076||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52175)||2204 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,846|| align=right|0,148|| align=right|1,25|| align=right|4,800||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52176)||2233 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,858|| align=right|0,091|| align=right|2,46|| align=right|4,832||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52177)||2235 T-2|| align=right|15,1|| align=right|3,225|| align=right|0,153|| align=right|2,08|| align=right|5,792||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52178)||2244 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,553|| align=right|0,121|| align=right|0,98|| align=right|4,078||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52179)||2270 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,865|| align=right|0,043|| align=right|1,35|| align=right|4,848||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52180)||2273 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,227|| align=right|0,124|| align=right|4,57|| align=right|5,795||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52181)||3112 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,595|| align=right|0,209|| align=right|7,89|| align=right|4,180||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52182)||3130 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,850|| align=right|0,074|| align=right|7,11|| align=right|4,810||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52183)||3286 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,134|| align=right|6,54|| align=right|3,606||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52184)||3361 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,858|| align=right|0,045|| align=right|2,46|| align=right|4,830||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52185)||3370 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,174|| align=right|4,31|| align=right|4,116||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52186)||4072 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,184|| align=right|0,189|| align=right|4,66|| align=right|3,226||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52187)||4125 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,232|| align=right|0,067|| align=right|12,54|| align=right|5,811||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52188)||4142 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,286|| align=right|14,44|| align=right|4,113||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52189)||4215 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,559|| align=right|0,130|| align=right|2,33|| align=right|4,093||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52190)||4241 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,851|| align=right|0,198|| align=right|4,05|| align=right|4,812||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52191)||4263 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,200|| align=right|3,25|| align=right|3,615||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52192)||5053 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,552|| align=right|0,154|| align=right|7,75|| align=right|4,077||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52193)||5209 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,214|| align=right|0,088|| align=right|8,71|| align=right|5,760||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52194)||1149 T-3|| align=right|12,9|| align=right|3,481|| align=right|0,088|| align=right|8,73|| align=right|6,493||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52195)||2061 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,220|| align=right|3,84|| align=right|3,583||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52196)||2075 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,562|| align=right|0,176|| align=right|1,86|| align=right|4,101||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52197)||2373 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,917|| align=right|0,034|| align=right|5,17|| align=right|4,982||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52198)||2389 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,570|| align=right|0,107|| align=right|15,62|| align=right|4,120||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52199)||2465 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,126|| align=right|2,11|| align=right|3,549||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52200)||3094 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,059|| align=right|6,92|| align=right|4,154||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52201)||3098 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,579|| align=right|0,180|| align=right|4,70|| align=right|4,141||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52202)||3124 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,936|| align=right|0,094|| align=right|2,46|| align=right|5,031||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52203)||3160 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,099|| align=right|2,27|| align=right|4,141||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52204)||3219 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,949|| align=right|0,065|| align=right|1,26|| align=right|5,062||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52205)||3247 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,344|| align=right|0,185|| align=right|3,07|| align=right|3,587||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52206)||3326 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,344|| align=right|0,164|| align=right|9,53|| align=right|3,589||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52207)||3403 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,552|| align=right|0,156|| align=right|11,44|| align=right|4,076||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52208)||3423 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,568|| align=right|0,168|| align=right|1,62|| align=right|4,114||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52209)||3495 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,583|| align=right|0,264|| align=right|2,91|| align=right|4,150||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52210)||4032 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,316|| align=right|0,178|| align=right|4,69|| align=right|3,525||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52211)||4049 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,601|| align=right|0,298|| align=right|7,06|| align=right|4,194||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52212)||4056 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,105|| align=right|7,58|| align=right|3,558||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52213)||4181 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,234|| align=right|2,76|| align=right|3,549||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52214)||4196 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,591|| align=right|0,098|| align=right|4,82|| align=right|4,169||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52215)||4213 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,346|| align=right|0,154|| align=right|5,92|| align=right|3,592||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52216)||5014 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,312|| align=right|0,060|| align=right|6,64|| align=right|3,515||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52217)||5035 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,574|| align=right|0,066|| align=right|10,86|| align=right|4,129||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52218)||5050 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,332|| align=right|0,237|| align=right|9,03|| align=right|3,561||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52219)||5071 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,122|| align=right|5,96|| align=right|3,503||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52220)||5082 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,149|| align=right|5,57|| align=right|3,519||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52221)||5103 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,566|| align=right|0,106|| align=right|15,17|| align=right|4,109||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52222)||5111 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,577|| align=right|0,132|| align=right|15,01|| align=right|4,135||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52223)||5158 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,052|| align=right|21,97|| align=right|4,241||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52224)||5602 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,988|| align=right|0,036|| align=right|10,50|| align=right|5,165||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(52225)||1968 OF1|| align=right|13,6|| align=right|3,063|| align=right|0,186|| align=right|13,08|| align=right|5,359||MBA||25. července 1968||Cerro El Roble||G. A. Plyugin; Yu. A. Belyaev
|-
|(52226)||1974 PA|| align=right|14,1|| align=right|2,686|| align=right|0,060|| align=right|32,71|| align=right|4,401||MBA||12. srpna 1974||Palomar||T. Gehrels
|-
|(52227)||1975 SM1|| align=right|16,1|| align=right|2,426|| align=right|0,224|| align=right|3,00|| align=right|3,779||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(52228) Protos||1977 RN|| align=right|13,0|| align=right|3,210|| align=right|0,118|| align=right|27,94|| align=right|5,749||MBA||5. září 1977||La Silla||L. D. Schmadel
|-
|(52229)||1978 NN|| align=right|13,3|| align=right|2,760|| align=right|0,158|| align=right|35,02|| align=right|4,584||MBA||10. července 1978||Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(52230)||1978 NR|| align=right|15,2|| align=right|2,430|| align=right|0,137|| align=right|6,88|| align=right|3,788||MBA||10. července 1978||Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(52231)||1978 RX1|| align=right|14,4|| align=right|2,238|| align=right|0,208|| align=right|3,97|| align=right|3,346||MBA||5. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(52232)||1978 UY4|| align=right|16,3|| align=right|2,248|| align=right|0,204|| align=right|3,15|| align=right|3,369||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(52233)||1978 UQ5|| align=right|13,7|| align=right|3,224|| align=right|0,016|| align=right|16,26|| align=right|5,787||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(52234)||1978 UX7|| align=right|15,5|| align=right|2,521|| align=right|0,145|| align=right|1,75|| align=right|4,003||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(52235)||1979 MW2|| align=right|14,4|| align=right|3,045|| align=right|0,139|| align=right|3,64|| align=right|5,311||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(52236)||1979 MF7|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,126|| align=right|7,59|| align=right|5,469||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(52237)||1979 OW2|| align=right|14,5|| align=right|2,701|| align=right|0,214|| align=right|11,34|| align=right|4,437||MBA||24. července 1979||Palomar||S. J. Bus
|-
|(52238)||1979 OM9|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,097|| align=right|10,91|| align=right|4,255||MBA||24. července 1979||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52239)||1979 OV10|| align=right|15,4|| align=right|2,712|| align=right|0,279|| align=right|7,19|| align=right|4,466||MBA||24. července 1979||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52240)||1980 FQ4|| align=right|16,8|| align=right|2,259|| align=right|0,100|| align=right|3,57|| align=right|3,395||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(52241)||1980 PW2|| align=right|14,9|| align=right|2,667|| align=right|0,246|| align=right|14,29|| align=right|4,354||MBA||4. srpna 1980||Siding Spring||Royal Observatory Edinburgh
|-
|(52242)||1981 EX|| align=right|13,8|| align=right|2,683|| align=right|0,187|| align=right|12,56|| align=right|4,394||MBA||3. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(52243)||1981 ED3|| align=right|15,6|| align=right|3,190|| align=right|0,185|| align=right|12,16|| align=right|5,697||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52244)||1981 EE4|| align=right|14,3|| align=right|3,173|| align=right|0,041|| align=right|8,14|| align=right|5,650||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52245)||1981 EP4|| align=right|15,2|| align=right|2,776|| align=right|0,048|| align=right|11,59|| align=right|4,623||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52246) Donaldjohanson ||1981 EQ5|| align=right|15,1|| align=right|2,385|| align=right|0,185|| align=right|4,43|| align=right|3,683||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52247)||1981 EP10|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,099|| align=right|5,89|| align=right|3,724||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52248)||1981 EE15|| align=right|15,6|| align=right|2,785|| align=right|0,070|| align=right|5,02|| align=right|4,646||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52249)||1981 EK21|| align=right|15,1|| align=right|2,757|| align=right|0,081|| align=right|7,50|| align=right|4,577||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52250)||1981 EE32|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,065|| align=right|6,01|| align=right|3,780||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52251)||1981 EF32|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,068|| align=right|7,75|| align=right|3,813||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52252)||1981 EJ35|| align=right|16,7|| align=right|2,398|| align=right|0,177|| align=right|5,07|| align=right|3,713||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52253)||1981 EZ35|| align=right|15,5|| align=right|3,205|| align=right|0,139|| align=right|0,49|| align=right|5,736||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52254)||1981 EJ36|| align=right|15,6|| align=right|2,418|| align=right|0,199|| align=right|2,08|| align=right|3,759||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52255)||1981 EM37|| align=right|16,0|| align=right|2,182|| align=right|0,159|| align=right|2,97|| align=right|3,222||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52256)||1981 EM38|| align=right|15,7|| align=right|2,769|| align=right|0,122|| align=right|4,21|| align=right|4,607||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52257)||1981 EJ42|| align=right|14,9|| align=right|3,167|| align=right|0,123|| align=right|11,34|| align=right|5,635||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52258)||1981 EE44|| align=right|15,5|| align=right|2,743|| align=right|0,129|| align=right|8,28|| align=right|4,543||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52259)||1981 EY47|| align=right|14,5|| align=right|2,807|| align=right|0,147|| align=right|12,79|| align=right|4,703||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52260)||1982 KA|| align=right|14,3|| align=right|2,395|| align=right|0,222|| align=right|24,94|| align=right|3,707||MBA||22. května 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(52261)||1982 VL4|| align=right|13,8|| align=right|2,975|| align=right|0,148|| align=right|14,02|| align=right|5,131||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(52262)||1983 QV|| align=right|14,2|| align=right|3,201|| align=right|0,168|| align=right|6,64|| align=right|5,727||MBA||30. srpna 1983||Palomar||J. Gibson
|-
|(52263)||1985 QD6|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,296|| align=right|5,17|| align=right|4,081||MBA||24. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(52264)||1985 RD2|| align=right|13,7|| align=right|2,446|| align=right|0,226|| align=right|10,70|| align=right|3,826||MBA||13. září 1985||Palomar||E. F. Helin
|-
|(52265)||1985 RM3|| align=right|15,5|| align=right|2,215|| align=right|0,170|| align=right|3,78|| align=right|3,295||MBA||7. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(52266)||1986 AD|| align=right|13,5|| align=right|2,336|| align=right|0,219|| align=right|23,71|| align=right|3,570||MBA||10. ledna 1986||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(52267)||1986 EP2|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,162|| align=right|3,04|| align=right|4,359||MBA||4. března 1986||La Silla||W. Ferreri
|-
|(52268)||1986 WU|| align=right|14,9|| align=right|2,538|| align=right|0,220|| align=right|8,07|| align=right|4,042||MBA||25. listopadu 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(52269)||1988 CU|| align=right|13,8|| align=right|2,464|| align=right|0,217|| align=right|24,83|| align=right|3,867||MBA||13. února 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(52270)||1988 CH5|| align=right|15,6|| align=right|2,434|| align=right|0,088|| align=right|5,46|| align=right|3,796||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52271) Lecorbusier||1988 RP3|| align=right|13,9|| align=right|2,586|| align=right|0,183|| align=right|13,24|| align=right|4,158||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(52272)||1988 RO5|| align=right|14,2|| align=right|2,670|| align=right|0,180|| align=right|10,70|| align=right|4,362||MBA||2. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(52273)||1988 RQ10|| align=right|12,2|| align=right|5,192|| align=right|0,090|| align=right|11,75|| align=right|11,83||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(52274)||1988 RG12|| align=right|14,8|| align=right|2,696|| align=right|0,227|| align=right|9,03|| align=right|4,427||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(52275)||1988 RS12|| align=right|12,8|| align=right|5,252|| align=right|0,064|| align=right|3,61|| align=right|12,04||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(52276)||1988 RZ12|| align=right|15,5|| align=right|2,709|| align=right|0,218|| align=right|5,48|| align=right|4,458||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(52277)||1988 SE3|| align=right|14,3|| align=right|2,686|| align=right|0,162|| align=right|13,60|| align=right|4,400||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(52278)||1988 SG3|| align=right|11,9|| align=right|5,197|| align=right|0,086|| align=right|19,59|| align=right|11,85||JUT||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(52279)||1989 CH3|| align=right|14,6|| align=right|2,800|| align=right|0,194|| align=right|7,10|| align=right|4,685||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52280)||1989 RB|| align=right|14,3|| align=right|2,565|| align=right|0,322|| align=right|19,74|| align=right|4,108||MBA||5. září 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(52281)||1989 SJ1|| align=right|15,2|| align=right|2,543|| align=right|0,222|| align=right|3,72|| align=right|4,054||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52282)||1989 SO2|| align=right|16,4|| align=right|2,154|| align=right|0,141|| align=right|2,53|| align=right|3,160||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52283)||1989 SE5|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,217|| align=right|4,68|| align=right|4,143||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52284)||1990 HP|| align=right|15,1|| align=right|1,941|| align=right|0,051|| align=right|21,56|| align=right|2,704||MBA||26. dubna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(52285)||1990 OX2|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,237|| align=right|3,05|| align=right|3,723||MBA||30. července 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(52286)||1990 QT1|| align=right|15,0|| align=right|2,413|| align=right|0,221|| align=right|2,94|| align=right|3,747||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(52287)||1990 QP4|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,178|| align=right|2,47|| align=right|3,664||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(52288)||1990 QU8|| align=right|14,6|| align=right|3,101|| align=right|0,201|| align=right|1,66|| align=right|5,461||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52289)||1990 QH9|| align=right|15,2|| align=right|2,393|| align=right|0,202|| align=right|3,08|| align=right|3,701||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52290)||1990 SF|| align=right|14,2|| align=right|3,109|| align=right|0,288|| align=right|16,51|| align=right|5,481||MBA||17. září 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(52291) Mott||1990 TU1|| align=right|14,8|| align=right|3,076|| align=right|0,157|| align=right|4,42|| align=right|5,395||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(52292)||1990 TB2|| align=right|14,6|| align=right|3,067|| align=right|0,142|| align=right|10,17|| align=right|5,369||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(52293) Mommsen||1990 TQ3|| align=right|14,2|| align=right|3,179|| align=right|0,196|| align=right|10,90|| align=right|5,668||MBA||12. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(52294)||1990 TJ4|| align=right|14,9|| align=right|2,433|| align=right|0,178|| align=right|1,82|| align=right|3,794||MBA||12. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(52295)||1990 VK4|| align=right|14,8|| align=right|2,527|| align=right|0,185|| align=right|5,37|| align=right|4,016||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52296)||1990 WM3|| align=right|13,7|| align=right|3,165|| align=right|0,308|| align=right|10,23|| align=right|5,629||MBA||19. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52297)||1991 CH2|| align=right|14,8|| align=right|2,580|| align=right|0,362|| align=right|27,88|| align=right|4,144||MBA||12. února 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(52298)||1991 GM7|| align=right|14,7|| align=right|2,638|| align=right|0,121|| align=right|13,15|| align=right|4,284||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52299)||1991 NJ1|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,219|| align=right|6,16|| align=right|3,353||MBA||12. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(52300)||1991 NE3|| align=right|14,5|| align=right|2,771|| align=right|0,057|| align=right|7,13|| align=right|4,612||MBA||4. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(52301) Qumran||1991 RQ2|| align=right|16,6|| align=right|2,314|| align=right|0,231|| align=right|5,41|| align=right|3,518||MBA||9. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(52302)||1991 RL8|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,192|| align=right|7,39|| align=right|3,480||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(52303)||1991 RU9|| align=right|15,1|| align=right|2,288|| align=right|0,168|| align=right|1,17|| align=right|3,461||MBA||10. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(52304)||1991 RB10|| align=right|14,5|| align=right|2,296|| align=right|0,138|| align=right|4,55|| align=right|3,479||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(52305)||1991 RR10|| align=right|15,2|| align=right|2,312|| align=right|0,124|| align=right|6,81|| align=right|3,516||MBA||10. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(52306)||1991 RF20|| align=right|15,5|| align=right|2,358|| align=right|0,138|| align=right|6,60|| align=right|3,620||MBA||14. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(52307)||1991 TH1|| align=right|15,0|| align=right|2,298|| align=right|0,225|| align=right|22,99|| align=right|3,482||MBA||12. října 1991||Palomar||J. Alu
|-
|(52308)||1991 TE3|| align=right|14,8|| align=right|3,045|| align=right|0,158|| align=right|3,83|| align=right|5,312||MBA||7. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(52309) Philnicolai||1991 TQ7|| align=right|13,4|| align=right|2,789|| align=right|0,041|| align=right|18,25|| align=right|4,656||MBA||7. října 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(52310)||1991 VJ|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,339|| align=right|22,94|| align=right|3,583||MBA||9. listopadu 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(52311)||1991 VK8|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,057|| align=right|11,11|| align=right|5,193||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52312)||1991 VG9|| align=right|15,3|| align=right|2,910|| align=right|0,090|| align=right|3,36|| align=right|4,964||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52313)||1991 VH9|| align=right|15,9|| align=right|2,255|| align=right|0,185|| align=right|4,25|| align=right|3,385||MBA||4. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52314)||1991 XD|| align=right|14,4|| align=right|1,938|| align=right|0,102|| align=right|22,71|| align=right|2,697||MBA||7. prosince 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(52315)||1992 AM|| align=right|15,1|| align=right|2,348|| align=right|0,282|| align=right|23,80|| align=right|3,598||MBA||9. ledna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(52316)||1992 BD|| align=right|15,7|| align=right|1,897|| align=right|0,066|| align=right|28,99|| align=right|2,613||MBA||29. ledna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52317)||1992 BC1|| align=right|14,5|| align=right|2,378|| align=right|0,335|| align=right|22,82|| align=right|3,666||MBA||30. ledna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(52318)||1992 BC3|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,185|| align=right|10,36|| align=right|3,803||MBA||26. ledna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52319)||1992 DP7|| align=right|15,1|| align=right|2,518|| align=right|0,054|| align=right|3,50|| align=right|3,994||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52320)||1992 DX7|| align=right|14,7|| align=right|3,189|| align=right|0,138|| align=right|4,64|| align=right|5,695||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52321)||1992 DO8|| align=right|14,7|| align=right|3,213|| align=right|0,088|| align=right|11,04|| align=right|5,758||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52322)||1992 DD9|| align=right|15,6|| align=right|2,470|| align=right|0,117|| align=right|6,73|| align=right|3,881||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52323)||1992 DP9|| align=right|14,2|| align=right|3,111|| align=right|0,250|| align=right|2,40|| align=right|5,486||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52324)||1992 DV9|| align=right|16,5|| align=right|2,441|| align=right|0,136|| align=right|3,16|| align=right|3,813||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52325)||1992 EX2|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,195|| align=right|2,67|| align=right|3,660||MBA||6. března 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52326)||1992 EL7|| align=right|13,6|| align=right|3,166|| align=right|0,168|| align=right|18,23|| align=right|5,632||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52327)||1992 EK9|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,116|| align=right|3,68|| align=right|3,732||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52328)||1992 EK11|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,143|| align=right|5,21|| align=right|3,726||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52329)||1992 ER12|| align=right|14,6|| align=right|2,385|| align=right|0,116|| align=right|2,38|| align=right|3,682||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52330)||1992 EA15|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,167|| align=right|13,76|| align=right|3,639||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52331)||1992 EC15|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,256|| align=right|23,31|| align=right|3,608||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52332)||1992 EZ19|| align=right|15,2|| align=right|2,363|| align=right|0,163|| align=right|22,12|| align=right|3,632||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52333)||1992 EE22|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,163|| align=right|3,30|| align=right|3,672||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52334) Oberammergau||1992 FS3|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,126|| align=right|3,03|| align=right|3,730||MBA||30. března 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(52335)||1992 HO|| align=right|16,0|| align=right|2,461|| align=right|0,139|| align=right|2,91|| align=right|3,859||MBA||23. dubna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52336)||1992 OE7|| align=right|14,4|| align=right|2,682|| align=right|0,162|| align=right|12,49|| align=right|4,392||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52337) Compton||1992 RS|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,230|| align=right|1,35|| align=right|3,693||MBA||2. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(52338)||1992 RH1|| align=right|14,2|| align=right|2,659|| align=right|0,074|| align=right|22,83|| align=right|4,336||MBA||2. září 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(52339)||1992 RO2|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,055|| align=right|13,65|| align=right|4,299||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52340)||1992 SY|| align=right|17,9|| align=right|2,213|| align=right|0,548|| align=right|8,04|| align=right|3,291||AMR||27. září 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52341)||1992 SB2|| align=right|14,8|| align=right|2,786|| align=right|0,150|| align=right|9,60|| align=right|4,649||MBA||21. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(52342)||1992 SK19|| align=right|14,8|| align=right|2,796|| align=right|0,205|| align=right|9,39|| align=right|4,674||MBA||22. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52343)||1992 WX1|| align=right|15,1|| align=right|2,180|| align=right|0,128|| align=right|3,11|| align=right|3,217||MBA||18. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(52344)||1992 YM1|| align=right|13,4|| align=right|3,138|| align=right|0,085|| align=right|23,27|| align=right|5,559||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52345)||1993 FG1|| align=right|14,4|| align=right|2,307|| align=right|0,204|| align=right|22,54|| align=right|3,504||MBA||20. března 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(52346)||1993 FG8|| align=right|14,7|| align=right|2,307|| align=right|0,192|| align=right|12,46|| align=right|3,504||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52347)||1993 FL9|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,145|| align=right|5,54|| align=right|3,755||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52348)||1993 FH12|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,148|| align=right|3,23|| align=right|3,685||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52349)||1993 FK15|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,090|| align=right|4,92|| align=right|3,456||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52350)||1993 FH16|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,122|| align=right|3,28|| align=right|3,685||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52351)||1993 FN17|| align=right|13,9|| align=right|3,057|| align=right|0,272|| align=right|14,78|| align=right|5,343||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52352)||1993 FU18|| align=right|13,9|| align=right|3,158|| align=right|0,091|| align=right|5,93|| align=right|5,610||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52353)||1993 FP19|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,092|| align=right|7,84|| align=right|5,361||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52354)||1993 FF22|| align=right|15,5|| align=right|2,361|| align=right|0,129|| align=right|4,82|| align=right|3,627||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52355)||1993 FD24|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,148|| align=right|1,49|| align=right|3,674||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52356)||1993 FP25|| align=right|14,3|| align=right|3,166|| align=right|0,106|| align=right|4,86|| align=right|5,633||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52357)||1993 FK26|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,056|| align=right|3,06|| align=right|3,614||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52358)||1993 FQ26|| align=right|15,6|| align=right|2,310|| align=right|0,160|| align=right|2,00|| align=right|3,511||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52359)||1993 FM27|| align=right|14,6|| align=right|2,392|| align=right|0,289|| align=right|10,68|| align=right|3,699||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52360)||1993 FC30|| align=right|14,5|| align=right|3,133|| align=right|0,127|| align=right|14,45|| align=right|5,543||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52361)||1993 FT30|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,184|| align=right|2,18|| align=right|3,437||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52362)||1993 FS31|| align=right|14,7|| align=right|2,407|| align=right|0,074|| align=right|4,63|| align=right|3,733||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52363)||1993 FP37|| align=right|14,9|| align=right|3,179|| align=right|0,137|| align=right|1,90|| align=right|5,668||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52364)||1993 FG38|| align=right|14,8|| align=right|3,211|| align=right|0,131|| align=right|6,97|| align=right|5,752||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52365)||1993 FS38|| align=right|14,4|| align=right|3,212|| align=right|0,091|| align=right|6,18|| align=right|5,756||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52366)||1993 FN39|| align=right|14,3|| align=right|3,083|| align=right|0,096|| align=right|18,20|| align=right|5,413||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52367)||1993 FO39|| align=right|15,9|| align=right|2,291|| align=right|0,139|| align=right|2,70|| align=right|3,466||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52368)||1993 FQ44|| align=right|14,7|| align=right|3,074|| align=right|0,167|| align=right|8,11|| align=right|5,388||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52369)||1993 FH46|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,014|| align=right|5,78|| align=right|3,780||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52370)||1993 FQ48|| align=right|15,7|| align=right|2,292|| align=right|0,155|| align=right|4,39|| align=right|3,469||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52371)||1993 FV49|| align=right|14,7|| align=right|3,098|| align=right|0,176|| align=right|1,02|| align=right|5,451||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52372)||1993 FE50|| align=right|14,2|| align=right|3,232|| align=right|0,122|| align=right|7,01|| align=right|5,809||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52373)||1993 FO50|| align=right|16,7|| align=right|2,315|| align=right|0,098|| align=right|1,27|| align=right|3,522||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52374)||1993 FS50|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,121|| align=right|2,10|| align=right|3,712||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52375)||1993 FV53|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,124|| align=right|6,99|| align=right|5,460||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52376)||1993 FW69|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,053|| align=right|6,62|| align=right|3,572||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52377)||1993 FH78|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,124|| align=right|7,20|| align=right|3,516||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52378)||1993 FC81|| align=right|16,5|| align=right|2,272|| align=right|0,068|| align=right|5,57|| align=right|3,424||MBA||18. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52379)||1993 FL81|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,122|| align=right|3,03|| align=right|3,749||MBA||18. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52380)||1993 FG83|| align=right|16,6|| align=right|2,319|| align=right|0,069|| align=right|6,25|| align=right|3,532||MBA||19. března 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52381)||1993 HA|| align=right|20,2|| align=right|1,279|| align=right|0,145|| align=right|7,73|| align=right|1,446||AMR||17. dubna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52382)||1993 HE1|| align=right|15,1|| align=right|2,294|| align=right|0,221|| align=right|7,48|| align=right|3,475||MBA||16. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(52383)||1993 HU2|| align=right|15,5|| align=right|2,275|| align=right|0,148|| align=right|4,99|| align=right|3,430||MBA||19. dubna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52384)||1993 HZ5|| align=right|15,7|| align=right|1,853|| align=right|0,102|| align=right|26,24|| align=right|2,521||MBA||19. dubna 1993||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(52385)||1993 OC|| align=right|14,2|| align=right|2,455|| align=right|0,195|| align=right|23,60|| align=right|3,846||MBA||16. července 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(52386)||1993 OF6|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,124|| align=right|1,89|| align=right|3,630||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52387)||1993 OM7|| align=right|17,8|| align=right|1,283|| align=right|0,190|| align=right|24,16|| align=right|1,452||AMR PHA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52388)||1993 PV4|| align=right|15,2|| align=right|2,412|| align=right|0,155|| align=right|6,53|| align=right|3,746||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52389)||1993 PP5|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,235|| align=right|5,06|| align=right|4,212||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52390)||1993 QS4|| align=right|14,3|| align=right|2,582|| align=right|0,199|| align=right|13,16|| align=right|4,148||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52391)||1993 QP5|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,113|| align=right|9,77|| align=right|4,083||MBA||17. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52392)||1993 RG5|| align=right|14,5|| align=right|2,583|| align=right|0,272|| align=right|2,24|| align=right|4,151||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52393)||1993 RH5|| align=right|15,3|| align=right|2,547|| align=right|0,171|| align=right|4,66|| align=right|4,065||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52394)||1993 RF6|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,190|| align=right|14,34|| align=right|4,236||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52395)||1993 RJ6|| align=right|15,7|| align=right|2,693|| align=right|0,278|| align=right|8,69|| align=right|4,418||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52396)||1993 RC7|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,133|| align=right|2,46|| align=right|4,288||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52397)||1993 RF7|| align=right|15,6|| align=right|2,614|| align=right|0,172|| align=right|1,75|| align=right|4,225||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52398)||1993 RT7|| align=right|15,0|| align=right|2,575|| align=right|0,135|| align=right|2,95|| align=right|4,131||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52399)||1993 RM15|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,204|| align=right|7,68|| align=right|4,136||MBA||15. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(52400)||1993 SG14|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,100|| align=right|1,09|| align=right|4,145||MBA||16. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(52401)||1993 SS15|| align=right|13,6|| align=right|2,538|| align=right|0,154|| align=right|10,91|| align=right|4,044||MBA||19. září 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(52402)||1993 TL|| align=right|14,2|| align=right|2,597|| align=right|0,302|| align=right|4,66|| align=right|4,184||MBA||8. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(52403)||1993 TQ17|| align=right|14,8|| align=right|2,751|| align=right|0,074|| align=right|5,32|| align=right|4,563||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52404)||1993 TD20|| align=right|15,4|| align=right|2,643|| align=right|0,085|| align=right|3,21|| align=right|4,296||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52405)||1993 TV22|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,049|| align=right|10,47|| align=right|4,323||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52406)||1993 TV23|| align=right|16,3|| align=right|2,611|| align=right|0,213|| align=right|2,45|| align=right|4,218||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52407)||1993 TC31|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,136|| align=right|5,14|| align=right|4,285||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52408)||1993 TJ34|| align=right|14,4|| align=right|2,619|| align=right|0,204|| align=right|4,64|| align=right|4,238||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52409)||1993 UW5|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,123|| align=right|5,09|| align=right|4,110||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52410)||1993 UG6|| align=right|14,8|| align=right|2,531|| align=right|0,085|| align=right|8,72|| align=right|4,026||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52411)||1994 AA3|| align=right|13,7|| align=right|2,687|| align=right|0,157|| align=right|11,94|| align=right|4,404||MBA||14. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52412)||1994 AF5|| align=right|14,9|| align=right|2,696|| align=right|0,243|| align=right|10,83|| align=right|4,425||MBA||5. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52413)||1994 BF4|| align=right|14,2|| align=right|2,768|| align=right|0,048|| align=right|5,52|| align=right|4,603||MBA||16. ledna 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(52414)||1994 CV17|| align=right|14,8|| align=right|2,688|| align=right|0,212|| align=right|3,46|| align=right|4,407||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52415)||1994 EP6|| align=right|14,7|| align=right|2,761|| align=right|0,226|| align=right|10,16|| align=right|4,586||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52416)||1994 GC3|| align=right|14,3|| align=right|3,043|| align=right|0,068|| align=right|3,45|| align=right|5,308||MBA||6. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52417)||1994 GG4|| align=right|15,7|| align=right|3,049|| align=right|0,112|| align=right|0,43|| align=right|5,322||MBA||6. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52418)||1994 GX10|| align=right|14,8|| align=right|2,897|| align=right|0,232|| align=right|7,35|| align=right|4,931||MBA||14. dubna 1994||Palomar||PCAS
|-
|(52419)||1994 HX|| align=right|17,6|| align=right|2,189|| align=right|0,176|| align=right|1,24|| align=right|3,238||MBA||16. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52420)||1994 JX1|| align=right|14,3|| align=right|2,969|| align=right|0,084|| align=right|10,97|| align=right|5,116||MBA||1. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52421) Daihoji||1994 LA|| align=right|13,7|| align=right|3,131|| align=right|0,175|| align=right|22,23|| align=right|5,539||MBA||1. června 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(52422)||1994 LP|| align=right|14,1|| align=right|3,135|| align=right|0,173|| align=right|23,92|| align=right|5,551||MBA||7. června 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52423)||1994 LZ|| align=right|14,4|| align=right|2,329|| align=right|0,166|| align=right|27,69|| align=right|3,554||MBA||11. června 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(52424)||1994 LX3|| align=right|16,2|| align=right|2,308|| align=right|0,171|| align=right|4,09|| align=right|3,505||MBA||3. června 1994||La Silla||H. Debehogne
|-
|(52425)||1994 LU8|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,170|| align=right|2,84|| align=right|3,387||MBA||8. června 1994||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(52426)||1994 PF|| align=right|16,4|| align=right|2,235|| align=right|0,148|| align=right|4,18|| align=right|3,340||MBA||5. srpna 1994||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(52427)||1994 PH|| align=right|14,8|| align=right|2,349|| align=right|0,195|| align=right|4,65|| align=right|3,599||MBA||2. srpna 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(52428)||1994 PE4|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,179|| align=right|1,98|| align=right|3,661||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52429)||1994 PK6|| align=right|16,1|| align=right|2,430|| align=right|0,186|| align=right|0,54|| align=right|3,787||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52430)||1994 PF8|| align=right|16,0|| align=right|2,250|| align=right|0,104|| align=right|6,22|| align=right|3,374||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52431)||1994 PS10|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,193|| align=right|2,23|| align=right|3,701||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52432)||1994 PG11|| align=right|14,8|| align=right|2,378|| align=right|0,231|| align=right|1,30|| align=right|3,666||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52433)||1994 PZ15|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,206|| align=right|1,62|| align=right|3,688||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52434)||1994 PA17|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,207|| align=right|1,71|| align=right|3,676||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52435)||1994 PM25|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,127|| align=right|2,86|| align=right|3,578||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52436)||1994 PM26|| align=right|14,6|| align=right|2,346|| align=right|0,166|| align=right|12,66|| align=right|3,593||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52437)||1994 PY27|| align=right|15,5|| align=right|2,254|| align=right|0,089|| align=right|5,07|| align=right|3,384||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52438)||1994 PQ32|| align=right|15,6|| align=right|2,391|| align=right|0,125|| align=right|5,55|| align=right|3,696||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52439)||1994 QL|| align=right|15,1|| align=right|1,927|| align=right|0,143|| align=right|26,57|| align=right|2,674||MBA||16. srpna 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(52440)||1994 QN|| align=right|14,8|| align=right|2,334|| align=right|0,282|| align=right|23,56|| align=right|3,565||MBA||26. srpna 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(52441)||1994 RS1|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,277|| align=right|10,43|| align=right|3,714||MBA||1. září 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(52442)||1994 SF10|| align=right|15,9|| align=right|2,403|| align=right|0,194|| align=right|1,96|| align=right|3,723||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52443)||1994 TW|| align=right|15,2|| align=right|2,532|| align=right|0,178|| align=right|13,83|| align=right|4,028||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(52444)||1994 TQ2|| align=right|14,8|| align=right|2,531|| align=right|0,260|| align=right|9,44|| align=right|4,025||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(52445)||1994 TG5|| align=right|16,2|| align=right|2,411|| align=right|0,200|| align=right|2,27|| align=right|3,742||MBA||2. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52446)||1994 TR5|| align=right|15,6|| align=right|2,379|| align=right|0,180|| align=right|3,10|| align=right|3,669||MBA||4. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52447)||1994 TH16|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,220|| align=right|12,45|| align=right|3,653||MBA||8. října 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(52448)||1994 UW9|| align=right|15,9|| align=right|2,539|| align=right|0,245|| align=right|1,96|| align=right|4,046||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52449)||1994 VJ|| align=right|15,3|| align=right|2,437|| align=right|0,185|| align=right|1,32|| align=right|3,805||MBA||1. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52450)||1994 VL|| align=right|15,4|| align=right|2,544|| align=right|0,221|| align=right|5,57|| align=right|4,057||MBA||1. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52451)||1994 VU|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,116|| align=right|13,32|| align=right|4,015||MBA||3. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52452)||1994 VQ1|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,229|| align=right|4,61|| align=right|4,073||MBA||3. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52453)||1994 WC|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,331|| align=right|11,47|| align=right|3,765||MBA||23. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52454)||1994 WV4|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,098|| align=right|7,40|| align=right|3,690||MBA||26. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52455) Masamika||1995 AD1|| align=right|14,7|| align=right|2,526|| align=right|0,206|| align=right|19,01|| align=right|4,014||MBA||6. ledna 1995||Geisei||T. Seki
|-
|(52456)||1995 AY3|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,173|| align=right|6,98|| align=right|4,138||MBA||2. ledna 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52457)||1995 AE4|| align=right|14,4|| align=right|2,571|| align=right|0,228|| align=right|5,72|| align=right|4,122||MBA||2. ledna 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52458)||1995 BK1|| align=right|15,7|| align=right|2,638|| align=right|0,067|| align=right|0,96|| align=right|4,283||MBA||26. ledna 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(52459)||1995 DS|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,072|| align=right|13,05|| align=right|4,280||MBA||21. února 1995||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(52460)||1995 DA3|| align=right|15,9|| align=right|1,946|| align=right|0,041|| align=right|20,45|| align=right|2,715||MBA||24. února 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(52461)||1995 DE5|| align=right|15,4|| align=right|2,684|| align=right|0,145|| align=right|1,50|| align=right|4,397||MBA||22. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52462)||1995 FQ15|| align=right|15,7|| align=right|2,691|| align=right|0,061|| align=right|4,60|| align=right|4,413||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52463)||1995 GA8|| align=right|15,5|| align=right|2,648|| align=right|0,226|| align=right|4,14|| align=right|4,309||MBA||6. dubna 1995||Kitt Peak||T. J. Balonek
|-
|(52464)||1995 MC2|| align=right|14,4|| align=right|3,024|| align=right|0,117|| align=right|6,47|| align=right|5,258||MBA||23. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52465)||1995 OF3|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,143|| align=right|9,74|| align=right|4,547||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52466)||1995 OF4|| align=right|15,0|| align=right|3,076|| align=right|0,081|| align=right|11,49|| align=right|5,394||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52467)||1995 OS10|| align=right|14,5|| align=right|3,225|| align=right|0,160|| align=right|12,08|| align=right|5,790||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52468)||1995 QB1|| align=right|14,3|| align=right|3,045|| align=right|0,202|| align=right|2,02|| align=right|5,313||MBA||19. srpna 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52469)||1995 QV1|| align=right|15,4|| align=right|2,198|| align=right|0,157|| align=right|4,47|| align=right|3,258||MBA||20. srpna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(52470)||1995 ST2|| align=right|13,7|| align=right|2,642|| align=right|0,131|| align=right|19,01|| align=right|4,293||MBA||20. září 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(52471)||1995 SG4|| align=right|15,2|| align=right|2,286|| align=right|0,227|| align=right|21,68|| align=right|3,457||MBA||26. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(52472)||1995 SR9|| align=right|14,4|| align=right|3,149|| align=right|0,129|| align=right|12,98|| align=right|5,587||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52473)||1995 SE17|| align=right|14,7|| align=right|3,145|| align=right|0,217|| align=right|0,34|| align=right|5,577||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52474)||1995 SH32|| align=right|15,7|| align=right|2,182|| align=right|0,095|| align=right|3,43|| align=right|3,222||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52475)||1995 SO39|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,024|| align=right|15,19|| align=right|5,365||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52476)||1995 SM73|| align=right|15,9|| align=right|2,180|| align=right|0,104|| align=right|3,25|| align=right|3,218||MBA||29. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52477)||1995 SG77|| align=right|14,7|| align=right|3,050|| align=right|0,093|| align=right|9,66|| align=right|5,326||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52478)||1995 TO|| align=right|15,6|| align=right|2,210|| align=right|0,159|| align=right|3,75|| align=right|3,286||MBA||12. října 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(52479)||1995 TZ|| align=right|15,8|| align=right|2,233|| align=right|0,195|| align=right|2,16|| align=right|3,335||MBA||13. října 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(52480)||1995 UM5|| align=right|16,3|| align=right|2,171|| align=right|0,044|| align=right|4,13|| align=right|3,199||MBA||20. října 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(52481)||1995 UG15|| align=right|14,3|| align=right|3,230|| align=right|0,048|| align=right|16,60|| align=right|5,805||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52482)||1995 UW25|| align=right|16,0|| align=right|2,207|| align=right|0,182|| align=right|4,11|| align=right|3,277||MBA||20. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52483)||1995 VZ4|| align=right|16,0|| align=right|2,220|| align=right|0,080|| align=right|3,55|| align=right|3,307||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52484)||1995 VL12|| align=right|16,4|| align=right|2,218|| align=right|0,101|| align=right|6,16|| align=right|3,303||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52485)||1995 WD|| align=right|15,4|| align=right|2,219|| align=right|0,153|| align=right|7,79|| align=right|3,304||MBA||16. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52486)||1995 WA28|| align=right|17,0|| align=right|2,288|| align=right|0,151|| align=right|4,61|| align=right|3,460||MBA||19. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52487)||1995 XO2|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,237|| align=right|5,46|| align=right|3,365||MBA||6. prosince 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52488)||1995 XD3|| align=right|16,2|| align=right|2,309|| align=right|0,134|| align=right|8,53|| align=right|3,508||MBA||14. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52489)||1995 YG3|| align=right|16,1|| align=right|2,324|| align=right|0,130|| align=right|3,09|| align=right|3,543||MBA||26. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52490)||1995 YY5|| align=right|15,6|| align=right|2,235|| align=right|0,176|| align=right|3,97|| align=right|3,341||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52491)||1995 YC10|| align=right|15,7|| align=right|2,407|| align=right|0,116|| align=right|4,97|| align=right|3,733||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52492)||1995 YK11|| align=right|16,7|| align=right|2,388|| align=right|0,155|| align=right|2,16|| align=right|3,690||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52493)||1995 YC17|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,081|| align=right|8,27|| align=right|3,493||MBA||22. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52494)||1996 AN8|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,078|| align=right|5,56|| align=right|3,698||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52495)||1996 AK10|| align=right|16,2|| align=right|2,297|| align=right|0,124|| align=right|1,88|| align=right|3,482||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52496)||1996 AA11|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,147|| align=right|1,77|| align=right|3,691||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52497)||1996 AA14|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,157|| align=right|6,55|| align=right|3,682||MBA||15. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52498)||1996 BG8|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,212|| align=right|3,20|| align=right|3,475||MBA||19. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52499)||1996 CL1|| align=right|15,0|| align=right|2,453|| align=right|0,186|| align=right|13,60|| align=right|3,841||MBA||11. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52500)||1996 DC1|| align=right|14,7|| align=right|2,363|| align=right|0,109|| align=right|9,90|| align=right|3,632||MBA||22. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52501)||1996 DJ2|| align=right|15,0|| align=right|2,379|| align=right|0,174|| align=right|5,39|| align=right|3,668||MBA||23. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52502)||1996 EZ4|| align=right|16,1|| align=right|2,422|| align=right|0,129|| align=right|2,48|| align=right|3,768||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52503)||1996 EX15|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,109|| align=right|5,84|| align=right|3,691||MBA||13. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52504)||1996 FQ2|| align=right|16,5|| align=right|2,438|| align=right|0,127|| align=right|0,70|| align=right|3,806||MBA||19. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(52505)||1996 FD4|| align=right|14,7|| align=right|2,361|| align=right|0,206|| align=right|4,47|| align=right|3,628||MBA||22. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(52506)||1996 FK4|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,123|| align=right|1,27|| align=right|3,680||MBA||23. března 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(52507)||1996 GC1|| align=right|15,7|| align=right|2,437|| align=right|0,170|| align=right|3,07|| align=right|3,804||MBA||12. dubna 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(52508)||1996 GK5|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,146|| align=right|3,46|| align=right|3,709||MBA||11. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52509)||1996 GP9|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,087|| align=right|3,08|| align=right|4,298||MBA||13. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52510)||1996 GA11|| align=right|16,1|| align=right|2,718|| align=right|0,129|| align=right|1,96|| align=right|4,480||MBA||13. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52511)||1996 GH12|| align=right|12,0|| align=right|5,243|| align=right|0,066|| align=right|9,41|| align=right|12,01||JUT||15. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52512)||1996 GO19|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,113|| align=right|6,92|| align=right|4,056||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52513)||1996 GZ20|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,150|| align=right|11,18|| align=right|3,518||MBA||13. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52514)||1996 HG3|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,114|| align=right|5,96|| align=right|4,300||MBA||17. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52515)||1996 HL12|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,139|| align=right|0,65|| align=right|3,689||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52516)||1996 HO20|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,147|| align=right|3,30|| align=right|3,743||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52517)||1996 HZ23|| align=right|15,7|| align=right|2,550|| align=right|0,162|| align=right|12,97|| align=right|4,072||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52518)||1996 HE25|| align=right|14,7|| align=right|2,653|| align=right|0,159|| align=right|3,57|| align=right|4,320||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52519)||1996 JL1|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,049|| align=right|14,40|| align=right|4,220||MBA||15. května 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(52520)||1996 JK3|| align=right|14,7|| align=right|2,377|| align=right|0,189|| align=right|11,68|| align=right|3,664||MBA||9. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52521)||1996 JU3|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,112|| align=right|3,60|| align=right|3,708||MBA||9. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52522)||1996 JW10|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,177|| align=right|3,21|| align=right|3,742||MBA||15. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52523)||1996 JE16|| align=right|15,1|| align=right|2,712|| align=right|0,161|| align=right|4,04|| align=right|4,466||MBA||15. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52524)||1996 PH|| align=right|16,1|| align=right|2,568|| align=right|0,188|| align=right|2,63|| align=right|4,115||MBA||8. srpna 1996||Kleť||Klet
|-
|(52525)||1996 PJ|| align=right|15,5|| align=right|1,921|| align=right|0,091|| align=right|23,60|| align=right|2,661||MBA||8. srpna 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(52526)||1996 PF3|| align=right|15,8|| align=right|1,929|| align=right|0,095|| align=right|23,09|| align=right|2,680||MBA||15. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(52527)||1996 PM5|| align=right|14,5|| align=right|2,801|| align=right|0,133|| align=right|10,14|| align=right|4,687||MBA||10. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(52528)||1996 PM9|| align=right|14,1|| align=right|2,906|| align=right|0,099|| align=right|2,13|| align=right|4,954||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52529)||1996 RQ|| align=right|15,3|| align=right|1,925|| align=right|0,073|| align=right|18,24|| align=right|2,670||MBA||7. září 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(52530)||1996 TW3|| align=right|14,4|| align=right|2,989|| align=right|0,022|| align=right|2,97|| align=right|5,167||MBA||8. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(52531)||1996 TB8|| align=right|13,8|| align=right|2,958|| align=right|0,048|| align=right|7,91|| align=right|5,086||MBA||12. října 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(52532)||1996 TP8|| align=right|14,1|| align=right|3,056|| align=right|0,053|| align=right|11,78|| align=right|5,342||MBA||9. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(52533)||1996 TJ10|| align=right|14,4|| align=right|1,958|| align=right|0,081|| align=right|19,02|| align=right|2,739||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(52534)||1996 TB15|| align=right|15,0|| align=right|1,924|| align=right|0,052|| align=right|19,91|| align=right|2,668||MBA||7. října 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(52535)||1996 TU19|| align=right|14,7|| align=right|3,094|| align=right|0,073|| align=right|9,16|| align=right|5,441||MBA||5. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52536)||1996 TB20|| align=right|14,7|| align=right|2,987|| align=right|0,069|| align=right|9,32|| align=right|5,161||MBA||5. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52537)||1996 TL32|| align=right|14,1|| align=right|3,174|| align=right|0,123|| align=right|6,89|| align=right|5,654||MBA||9. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52538)||1996 TT39|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,171|| align=right|3,57|| align=right|3,575||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52539)||1996 TB41|| align=right|14,3|| align=right|3,003|| align=right|0,100|| align=right|11,28|| align=right|5,202||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52540)||1996 TJ48|| align=right|13,0|| align=right|2,968|| align=right|0,114|| align=right|11,03|| align=right|5,114||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(52541)||1996 VB|| align=right|15,2|| align=right|2,882|| align=right|0,054|| align=right|1,00|| align=right|4,892||MBA||1. listopadu 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(52542)||1996 VU4|| align=right|13,7|| align=right|2,999|| align=right|0,164|| align=right|13,90|| align=right|5,193||MBA||13. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52543)||1996 VA11|| align=right|14,3|| align=right|3,168|| align=right|0,048|| align=right|8,55|| align=right|5,638||MBA||4. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52544)||1996 VC11|| align=right|13,8|| align=right|3,051|| align=right|0,103|| align=right|16,44|| align=right|5,329||MBA||4. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52545)||1996 VW12|| align=right|14,4|| align=right|3,146|| align=right|0,160|| align=right|5,43|| align=right|5,578||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52546)||1996 XW|| align=right|14,5|| align=right|2,971|| align=right|0,094|| align=right|11,33|| align=right|5,120||MBA||1. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(52547)||1996 XQ1|| align=right|13,1|| align=right|3,087|| align=right|0,066|| align=right|22,81|| align=right|5,423||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52548)||1996 XD2|| align=right|14,7|| align=right|3,226|| align=right|0,115|| align=right|4,14|| align=right|5,793||MBA||3. prosince 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(52549)||1996 XB31|| align=right|14,1|| align=right|3,164|| align=right|0,053|| align=right|10,29|| align=right|5,627||MBA||14. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52550)||1996 YB3|| align=right|12,6|| align=right|3,149|| align=right|0,039|| align=right|14,73|| align=right|5,587||MBA||30. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(52551)||1997 AL|| align=right|13,5|| align=right|3,162|| align=right|0,055|| align=right|8,37|| align=right|5,621||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52552)||1997 AD17|| align=right|14,1|| align=right|3,221|| align=right|0,117|| align=right|11,63|| align=right|5,780||MBA||14. ledna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(52553)||1997 CA16|| align=right|15,0|| align=right|2,715|| align=right|0,087|| align=right|5,56|| align=right|4,472||MBA||6. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52554)||1997 EN3|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,142|| align=right|5,78|| align=right|3,448||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52555)||1997 EK4|| align=right|16,1|| align=right|2,277|| align=right|0,059|| align=right|3,86|| align=right|3,435||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52556)||1997 ET35|| align=right|14,2|| align=right|3,193|| align=right|0,147|| align=right|6,27|| align=right|5,705||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52557)||1997 EK41|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,121|| align=right|3,37|| align=right|3,386||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52558)||1997 FR|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,108|| align=right|3,88|| align=right|3,451||MBA||27. března 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(52559)||1997 FN3|| align=right|14,7|| align=right|2,373|| align=right|0,210|| align=right|4,89|| align=right|3,654||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52560)||1997 GL14|| align=right|15,5|| align=right|2,330|| align=right|0,139|| align=right|2,73|| align=right|3,555||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52561)||1997 GT14|| align=right|15,6|| align=right|2,308|| align=right|0,101|| align=right|7,29|| align=right|3,505||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52562)||1997 GY17|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,061|| align=right|6,64|| align=right|3,364||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52563)||1997 GY18|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,037|| align=right|4,00|| align=right|3,438||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52564)||1997 GN21|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,161|| align=right|4,75|| align=right|3,556||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52565)||1997 GO22|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,140|| align=right|2,00|| align=right|3,777||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52566)||1997 GP27|| align=right|15,5|| align=right|2,301|| align=right|0,138|| align=right|1,96|| align=right|3,490||MBA||2. dubna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52567)||1997 HN2|| align=right|12,0|| align=right|5,196|| align=right|0,071|| align=right|21,44|| align=right|11,85||JUT||28. dubna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(52568)||1997 HJ8|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,237|| align=right|2,13|| align=right|3,671||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52569)||1997 HJ11|| align=right|15,0|| align=right|2,360|| align=right|0,291|| align=right|3,41|| align=right|3,624||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52570)||1997 JC1|| align=right|15,2|| align=right|2,385|| align=right|0,129|| align=right|13,76|| align=right|3,683||MBA||1. května 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(52571)||1997 KJ2|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,169|| align=right|5,77|| align=right|3,605||MBA||29. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52572)||1997 LL|| align=right|15,8|| align=right|2,489|| align=right|0,222|| align=right|7,54|| align=right|3,927||MBA||3. června 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52573)||1997 LM12|| align=right|15,2|| align=right|2,433|| align=right|0,091|| align=right|7,56|| align=right|3,795||MBA||7. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52574)||1997 MS2|| align=right|14,1|| align=right|2,595|| align=right|0,185|| align=right|13,97|| align=right|4,178||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52575)||1997 MY5|| align=right|15,5|| align=right|2,560|| align=right|0,124|| align=right|10,15|| align=right|4,096||MBA||26. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52576)||1997 MW6|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,252|| align=right|11,37|| align=right|3,739||MBA||28. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52577)||1997 MJ7|| align=right|15,8|| align=right|2,573|| align=right|0,131|| align=right|10,67|| align=right|4,126||MBA||27. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52578)||1997 NE|| align=right|16,6|| align=right|2,447|| align=right|0,123|| align=right|1,89|| align=right|3,827||MBA||1. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52579)||1997 NH|| align=right|16,2|| align=right|2,551|| align=right|0,164|| align=right|3,80|| align=right|4,073||MBA||1. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52580)||1997 NO|| align=right|15,5|| align=right|2,417|| align=right|0,059|| align=right|6,50|| align=right|3,756||MBA||1. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52581)||1997 NB1|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,167|| align=right|2,56|| align=right|3,694||MBA||3. července 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(52582)||1997 NE6|| align=right|15,5|| align=right|2,528|| align=right|0,068|| align=right|9,91|| align=right|4,020||MBA||9. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52583)||1997 NY6|| align=right|14,9|| align=right|2,513|| align=right|0,121|| align=right|12,65|| align=right|3,983||MBA||2. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52584)||1997 OV1|| align=right|15,5|| align=right|2,354|| align=right|0,050|| align=right|6,20|| align=right|3,612||MBA||30. července 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(52585)||1997 ON2|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,151|| align=right|8,43|| align=right|4,122||MBA||29. července 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(52586)||1997 PB|| align=right|14,8|| align=right|2,300|| align=right|0,131|| align=right|4,35|| align=right|3,487||MBA||1. srpna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(52587)||1997 PD|| align=right|14,1|| align=right|2,429|| align=right|0,281|| align=right|12,59|| align=right|3,785||MBA||1. srpna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(52588)||1997 PD1|| align=right|15,6|| align=right|2,414|| align=right|0,058|| align=right|2,35|| align=right|3,750||MBA||3. srpna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52589) Montviloff||1997 PY3|| align=right|16,0|| align=right|2,334|| align=right|0,137|| align=right|3,71|| align=right|3,564||MBA||12. srpna 1997||Pises||Pises
|-
|(52590)||1997 PC5|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,173|| align=right|1,64|| align=right|3,627||MBA||11. srpna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52591)||1997 QD|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,308|| align=right|13,00|| align=right|4,268||MBA||22. srpna 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(52592)||1997 QC2|| align=right|15,0|| align=right|2,687|| align=right|0,283|| align=right|6,59|| align=right|4,405||MBA||27. srpna 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(52593)||1997 QF2|| align=right|13,2|| align=right|3,068|| align=right|0,142|| align=right|12,91|| align=right|5,373||MBA||27. srpna 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(52594)||1997 RF3|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,229|| align=right|5,51|| align=right|3,583||MBA||5. září 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(52595)||1997 RT3|| align=right|15,5|| align=right|2,648|| align=right|0,073|| align=right|3,43|| align=right|4,308||MBA||1. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(52596)||1997 RO8|| align=right|16,0|| align=right|2,594|| align=right|0,172|| align=right|4,43|| align=right|4,178||MBA||4. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52597)||1997 RM9|| align=right|14,7|| align=right|2,751|| align=right|0,162|| align=right|12,58|| align=right|4,563||MBA||15. září 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(52598)||1997 SR3|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,210|| align=right|2,31|| align=right|4,322||MBA||25. září 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(52599)||1997 SK4|| align=right|15,5|| align=right|2,667|| align=right|0,110|| align=right|2,65|| align=right|4,356||MBA||27. září 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52600)||1997 SP10|| align=right|14,5|| align=right|2,456|| align=right|0,180|| align=right|10,49|| align=right|3,848||MBA||26. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52601) Iwayaji||1997 SJ16|| align=right|16,3|| align=right|2,670|| align=right|0,080|| align=right|6,85|| align=right|4,362||MBA||29. září 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(52602)||1997 TY5|| align=right|14,0|| align=right|2,921|| align=right|0,065|| align=right|3,26|| align=right|4,991||MBA||2. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(52603)||1997 TV9|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,239|| align=right|4,89|| align=right|4,216||MBA||5. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(52604) Thomayer||1997 TZ9|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,122|| align=right|6,49|| align=right|4,292||MBA||5. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(52605)||1997 TK11|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,100|| align=right|14,02|| align=right|4,220||MBA||3. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52606)||1997 TM13|| align=right|16,2|| align=right|2,417|| align=right|0,184|| align=right|0,92|| align=right|3,757||MBA||3. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52607)||1997 TX16|| align=right|14,3|| align=right|2,516|| align=right|0,029|| align=right|11,23|| align=right|3,989||MBA||7. října 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(52608)||1997 TM19|| align=right|15,4|| align=right|2,649|| align=right|0,157|| align=right|12,33|| align=right|4,311||MBA||10. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(52609)||1997 TK24|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,055|| align=right|3,76|| align=right|4,522||MBA||5. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52610)||1997 UK1|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,118|| align=right|6,05|| align=right|4,226||MBA||23. října 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(52611)||1997 UL3|| align=right|14,5|| align=right|2,542|| align=right|0,203|| align=right|14,32|| align=right|4,052||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52612)||1997 UH5|| align=right|14,8|| align=right|2,594|| align=right|0,130|| align=right|13,05|| align=right|4,177||MBA||27. října 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(52613)||1997 UK10|| align=right|14,1|| align=right|2,726|| align=right|0,179|| align=right|11,74|| align=right|4,501||MBA||29. října 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(52614)||1997 UP10|| align=right|15,1|| align=right|2,701|| align=right|0,065|| align=right|6,76|| align=right|4,437||MBA||29. října 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(52615)||1997 UY12|| align=right|16,0|| align=right|2,885|| align=right|0,098|| align=right|2,37|| align=right|4,900||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52616)||1997 UB20|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,117|| align=right|7,84|| align=right|4,399||MBA||25. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52617)||1997 VH1|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,088|| align=right|13,11|| align=right|4,215||MBA||1. listopadu 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(52618)||1997 VP2|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,167|| align=right|14,69|| align=right|4,147||MBA||4. listopadu 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(52619)||1997 VR2|| align=right|15,2|| align=right|2,527|| align=right|0,059|| align=right|8,25|| align=right|4,017||MBA||1. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52620)||1997 VQ3|| align=right|14,8|| align=right|2,712|| align=right|0,184|| align=right|8,71|| align=right|4,466||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52621)||1997 VW4|| align=right|13,2|| align=right|2,573|| align=right|0,114|| align=right|14,14|| align=right|4,126||MBA||4. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(52622)||1997 VT5|| align=right|14,4|| align=right|2,649|| align=right|0,183|| align=right|9,99|| align=right|4,311||MBA||8. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52623)||1997 VY6|| align=right|14,8|| align=right|2,768|| align=right|0,236|| align=right|1,03|| align=right|4,603||MBA||6. listopadu 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(52624)||1997 VW8|| align=right|15,2|| align=right|2,701|| align=right|0,189|| align=right|9,74|| align=right|4,439||MBA||2. listopadu 1997||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(52625)||1997 WD|| align=right|14,4|| align=right|2,606|| align=right|0,064|| align=right|15,03|| align=right|4,205||MBA||18. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52626)||1997 WL1|| align=right|14,5|| align=right|2,646|| align=right|0,163|| align=right|9,24|| align=right|4,304||MBA||19. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52627)||1997 WU2|| align=right|12,6|| align=right|3,175|| align=right|0,072|| align=right|22,86|| align=right|5,658||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52628)||1997 WO3|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,049|| align=right|2,50|| align=right|4,273||MBA||16. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52629)||1997 WA8|| align=right|15,1|| align=right|2,715|| align=right|0,226|| align=right|2,75|| align=right|4,473||MBA||23. listopadu 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(52630)||1997 WL8|| align=right|14,3|| align=right|2,725|| align=right|0,035|| align=right|4,93|| align=right|4,497||MBA||20. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52631)||1997 WC21|| align=right|14,1|| align=right|2,658|| align=right|0,300|| align=right|5,10|| align=right|4,333||MBA||20. listopadu 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(52632)||1997 WN21|| align=right|13,9|| align=right|2,606|| align=right|0,185|| align=right|16,75|| align=right|4,206||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52633)||1997 WL23|| align=right|15,7|| align=right|2,694|| align=right|0,207|| align=right|2,81|| align=right|4,420||MBA||30. listopadu 1997||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(52634)||1997 WR28|| align=right|13,3|| align=right|2,684|| align=right|0,180|| align=right|12,02|| align=right|4,397||MBA||24. listopadu 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(52635)||1997 WC32|| align=right|14,7|| align=right|2,766|| align=right|0,065|| align=right|4,81|| align=right|4,600||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52636)||1997 WO34|| align=right|14,2|| align=right|2,621|| align=right|0,069|| align=right|21,13|| align=right|4,244||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52637)||1997 WH35|| align=right|15,2|| align=right|2,776|| align=right|0,081|| align=right|5,20|| align=right|4,624||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52638)||1997 WD36|| align=right|14,3|| align=right|2,890|| align=right|0,034|| align=right|1,27|| align=right|4,911||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52639)||1997 WF45|| align=right|13,7|| align=right|2,768|| align=right|0,098|| align=right|9,98|| align=right|4,605||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52640)||1997 WJ46|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,147|| align=right|9,05|| align=right|3,535||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52641)||1997 WZ54|| align=right|15,4|| align=right|2,687|| align=right|0,061|| align=right|1,25|| align=right|4,404||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52642)||1997 WB55|| align=right|15,2|| align=right|2,602|| align=right|0,028|| align=right|2,16|| align=right|4,197||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(52643)||1997 XK|| align=right|14,4|| align=right|2,702|| align=right|0,118|| align=right|4,64|| align=right|4,441||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52644)||1997 XR10|| align=right|14,8|| align=right|2,613|| align=right|0,151|| align=right|2,69|| align=right|4,222||MBA||8. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52645)||1997 XR13|| align=right|11,8|| align=right|5,145|| align=right|0,043|| align=right|11,99|| align=right|11,67||JUT||2. prosince 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(52646)||1997 YC|| align=right|14,1|| align=right|2,696|| align=right|0,119|| align=right|5,93|| align=right|4,425||MBA||18. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52647)||1997 YD4|| align=right|14,6|| align=right|2,931|| align=right|0,070|| align=right|3,58|| align=right|5,018||MBA||23. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52648)||1997 YN5|| align=right|14,1|| align=right|3,058|| align=right|0,165|| align=right|12,06|| align=right|5,348||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52649) Chrismith||1997 YX11|| align=right|13,9|| align=right|3,037|| align=right|0,058|| align=right|9,15|| align=right|5,293||MBA||27. prosince 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(52650)||1997 YF15|| align=right|14,1|| align=right|2,979|| align=right|0,194|| align=right|8,51|| align=right|5,140||MBA||28. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52651)||1997 YF18|| align=right|13,2|| align=right|3,134|| align=right|0,135|| align=right|11,77|| align=right|5,547||MBA||27. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52652)||1997 YV18|| align=right|13,8|| align=right|2,808|| align=right|0,202|| align=right|8,37|| align=right|4,705||MBA||31. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52653)||1998 AJ3|| align=right|14,1|| align=right|2,835|| align=right|0,071|| align=right|3,69|| align=right|4,772||MBA||3. ledna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52654)||1998 AK5|| align=right|13,6|| align=right|2,983|| align=right|0,052|| align=right|9,50|| align=right|5,151||MBA||8. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52655)||1998 AF6|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,129|| align=right|7,17|| align=right|3,565||MBA||8. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52656)||1998 AN6|| align=right|13,8|| align=right|3,171|| align=right|0,077|| align=right|10,69|| align=right|5,647||MBA||4. ledna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52657)||1998 AK7|| align=right|12,6|| align=right|3,152|| align=right|0,103|| align=right|21,39|| align=right|5,594||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52658)||1998 BJ6|| align=right|14,3|| align=right|2,792|| align=right|0,194|| align=right|8,31|| align=right|4,665||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52659)||1998 BQ6|| align=right|14,2|| align=right|2,790|| align=right|0,031|| align=right|7,21|| align=right|4,659||MBA||19. ledna 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(52660)||1998 BJ8|| align=right|14,5|| align=right|2,979|| align=right|0,174|| align=right|9,39|| align=right|5,141||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52661)||1998 BT8|| align=right|13,2|| align=right|3,108|| align=right|0,044|| align=right|21,21|| align=right|5,480||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52662)||1998 BW12|| align=right|14,6|| align=right|2,750|| align=right|0,167|| align=right|13,23|| align=right|4,561||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52663)||1998 BV18|| align=right|15,1|| align=right|3,049|| align=right|0,247|| align=right|3,54|| align=right|5,322||MBA||23. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52664)||1998 BA21|| align=right|15,2|| align=right|2,869|| align=right|0,082|| align=right|3,17|| align=right|4,859||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52665)||1998 BM30|| align=right|14,2|| align=right|2,999|| align=right|0,137|| align=right|8,62|| align=right|5,194||MBA||30. ledna 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(52666)||1998 BL33|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,216|| align=right|14,91|| align=right|5,637||MBA||31. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52667)||1998 CT1|| align=right|14,3|| align=right|2,909|| align=right|0,074|| align=right|17,38|| align=right|4,961||MBA||1. února 1998||Burlington||T. Handley
|-
|(52668)||1998 CA5|| align=right|13,0|| align=right|3,080|| align=right|0,054|| align=right|8,30|| align=right|5,405||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52669)||1998 DO2|| align=right|13,3|| align=right|3,148|| align=right|0,183|| align=right|14,12|| align=right|5,585||MBA||20. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52670)||1998 DC3|| align=right|15,0|| align=right|2,941|| align=right|0,051|| align=right|10,92|| align=right|5,044||MBA||20. února 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(52671)||1998 DL4|| align=right|14,2|| align=right|2,866|| align=right|0,160|| align=right|13,04|| align=right|4,851||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52672)||1998 DH5|| align=right|13,8|| align=right|3,140|| align=right|0,080|| align=right|9,59|| align=right|5,562||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52673)||1998 DW5|| align=right|13,3|| align=right|3,140|| align=right|0,204|| align=right|22,03|| align=right|5,563||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52674)||1998 DZ8|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,105|| align=right|5,79|| align=right|5,453||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52675)||1998 DJ9|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,049|| align=right|10,70|| align=right|5,628||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52676)||1998 DF16|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,117|| align=right|18,10|| align=right|5,639||MBA||26. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52677)||1998 DY20|| align=right|13,2|| align=right|3,196|| align=right|0,301|| align=right|17,83|| align=right|5,713||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52678)||1998 DC21|| align=right|14,1|| align=right|2,979|| align=right|0,065|| align=right|9,56|| align=right|5,140||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52679)||1998 DZ22|| align=right|14,1|| align=right|2,974|| align=right|0,052|| align=right|8,49|| align=right|5,128||MBA||24. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52680)||1998 DX29|| align=right|14,7|| align=right|3,202|| align=right|0,113|| align=right|2,31|| align=right|5,729||MBA||21. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52681)||1998 DK34|| align=right|14,8|| align=right|3,178|| align=right|0,140|| align=right|0,93|| align=right|5,665||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52682)||1998 DM34|| align=right|13,8|| align=right|3,178|| align=right|0,071|| align=right|9,07|| align=right|5,666||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52683)||1998 DF35|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,150|| align=right|1,42|| align=right|3,414||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52684)||1998 EQ8|| align=right|14,1|| align=right|2,799|| align=right|0,032|| align=right|3,21|| align=right|4,682||MBA||2. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52685)||1998 EZ9|| align=right|15,1|| align=right|3,162|| align=right|0,169|| align=right|10,35|| align=right|5,622||MBA||11. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52686)||1998 EN11|| align=right|13,4|| align=right|3,153|| align=right|0,164|| align=right|26,65|| align=right|5,598||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52687)||1998 EO13|| align=right|14,6|| align=right|3,125|| align=right|0,037|| align=right|14,52|| align=right|5,523||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52688)||1998 FL1|| align=right|13,7|| align=right|2,995|| align=right|0,055|| align=right|11,90|| align=right|5,183||MBA||21. března 1998||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(52689)||1998 FF2|| align=right|19,0|| align=right|1,562|| align=right|0,293|| align=right|10,99|| align=right|1,952||AMR||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52690)||1998 FO2|| align=right|16,3|| align=right|1,891|| align=right|0,117|| align=right|24,21|| align=right|2,599||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52691)||1998 FC6|| align=right|15,4|| align=right|3,169|| align=right|0,160|| align=right|2,66|| align=right|5,640||MBA||18. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52692)||1998 FO8|| align=right|12,1|| align=right|3,167|| align=right|0,182|| align=right|16,68|| align=right|5,636||MBA||21. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52693)||1998 FH13|| align=right|14,0|| align=right|3,173|| align=right|0,144|| align=right|6,27|| align=right|5,650||MBA||26. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52694)||1998 FL28|| align=right|14,7|| align=right|2,898|| align=right|0,086|| align=right|0,52|| align=right|4,933||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52695)||1998 FG32|| align=right|14,0|| align=right|3,170|| align=right|0,109|| align=right|17,00|| align=right|5,644||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52696)||1998 FC51|| align=right|15,5|| align=right|3,125|| align=right|0,131|| align=right|2,51|| align=right|5,525||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52697)||1998 FJ51|| align=right|14,7|| align=right|3,137|| align=right|0,132|| align=right|6,75|| align=right|5,555||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52698)||1998 FK54|| align=right|13,7|| align=right|2,981|| align=right|0,057|| align=right|11,02|| align=right|5,147||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52699)||1998 FO56|| align=right|13,7|| align=right|3,176|| align=right|0,128|| align=right|9,43|| align=right|5,660||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52700)||1998 FG62|| align=right|15,0|| align=right|3,287|| align=right|0,220|| align=right|2,56|| align=right|5,960||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52701)||1998 FL69|| align=right|14,5|| align=right|3,139|| align=right|0,108|| align=right|2,12|| align=right|5,559||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52702)||1998 FR71|| align=right|13,0|| align=right|3,964|| align=right|0,128|| align=right|2,44|| align=right|7,891||HLD||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52703)||1998 FW72|| align=right|14,8|| align=right|3,082|| align=right|0,143|| align=right|0,95|| align=right|5,410||MBA||26. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52704)||1998 FX74|| align=right|12,4|| align=right|3,163|| align=right|0,122|| align=right|9,87|| align=right|5,623||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52705)||1998 FA77|| align=right|13,4|| align=right|3,093|| align=right|0,068|| align=right|7,97|| align=right|5,439||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52706)||1998 FO77|| align=right|12,9|| align=right|3,495|| align=right|0,057|| align=right|9,48|| align=right|6,532||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52707)||1998 FE81|| align=right|13,5|| align=right|3,194|| align=right|0,123|| align=right|6,11|| align=right|5,706||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52708)||1998 FS82|| align=right|14,4|| align=right|3,125|| align=right|0,161|| align=right|6,76|| align=right|5,523||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52709)||1998 FA84|| align=right|14,7|| align=right|3,068|| align=right|0,107|| align=right|12,36|| align=right|5,373||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52710)||1998 FS90|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,120|| align=right|4,75|| align=right|3,530||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52711)||1998 FE104|| align=right|13,7|| align=right|3,080|| align=right|0,070|| align=right|9,24|| align=right|5,404||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52712)||1998 FK107|| align=right|13,8|| align=right|3,083|| align=right|0,034|| align=right|8,21|| align=right|5,413||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52713)||1998 FQ113|| align=right|12,8|| align=right|3,172|| align=right|0,072|| align=right|7,09|| align=right|5,649||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52714)||1998 FP115|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,203|| align=right|9,09|| align=right|5,277||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52715)||1998 FR116|| align=right|14,8|| align=right|3,193|| align=right|0,124|| align=right|3,95|| align=right|5,706||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52716)||1998 FT120|| align=right|14,7|| align=right|3,058|| align=right|0,126|| align=right|1,79|| align=right|5,347||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52717)||1998 FV121|| align=right|15,4|| align=right|3,138|| align=right|0,089|| align=right|1,56|| align=right|5,558||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52718)||1998 FL126|| align=right|14,7|| align=right|3,126|| align=right|0,163|| align=right|18,44|| align=right|5,526||MBA||27. března 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(52719)||1998 FV130|| align=right|15,3|| align=right|3,179|| align=right|0,134|| align=right|5,14|| align=right|5,669||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52720)||1998 FY147|| align=right|13,8|| align=right|3,239|| align=right|0,075|| align=right|14,04|| align=right|5,829||MBA||26. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52721)||1998 FH148|| align=right|15,2|| align=right|3,186|| align=right|0,175|| align=right|3,39|| align=right|5,685||MBA||29. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52722)||1998 GK|| align=right|14,7|| align=right|1,933|| align=right|0,159|| align=right|24,79|| align=right|2,688||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52723)||1998 GP2|| align=right|12,2|| align=right|3,170|| align=right|0,061|| align=right|17,92|| align=right|5,643||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52724)||1998 GC4|| align=right|13,1|| align=right|2,989|| align=right|0,102|| align=right|14,35|| align=right|5,166||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52725)||1998 GF5|| align=right|13,4|| align=right|3,103|| align=right|0,161|| align=right|15,84|| align=right|5,464||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52726)||1998 GY6|| align=right|13,4|| align=right|2,850|| align=right|0,037|| align=right|17,66|| align=right|4,811||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52727)||1998 GG9|| align=right|13,5|| align=right|3,143|| align=right|0,153|| align=right|20,53|| align=right|5,570||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52728)||1998 GW9|| align=right|13,4|| align=right|3,156|| align=right|0,185|| align=right|14,82|| align=right|5,607||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52729)||1998 GZ9|| align=right|13,8|| align=right|3,137|| align=right|0,025|| align=right|12,67|| align=right|5,554||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52730)||1998 HN4|| align=right|16,3|| align=right|2,178|| align=right|0,296|| align=right|8,27|| align=right|3,214||MBA||22. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52731)||1998 HU12|| align=right|13,7|| align=right|3,013|| align=right|0,147|| align=right|24,27|| align=right|5,230||MBA||23. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52732)||1998 HT15|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,139|| align=right|10,90|| align=right|5,692||MBA||22. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52733)||1998 HP21|| align=right|15,5|| align=right|3,107|| align=right|0,183|| align=right|15,51|| align=right|5,475||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52734)||1998 HV32|| align=right|13,8|| align=right|3,097|| align=right|0,183|| align=right|25,91|| align=right|5,448||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52735)||1998 HR33|| align=right|14,4|| align=right|3,180|| align=right|0,103|| align=right|4,58|| align=right|5,670||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52736)||1998 HA61|| align=right|13,7|| align=right|3,125|| align=right|0,053|| align=right|16,86|| align=right|5,523||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52737)||1998 HS83|| align=right|15,2|| align=right|3,229|| align=right|0,086|| align=right|9,52|| align=right|5,800||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52738)||1998 HW108|| align=right|14,2|| align=right|3,053|| align=right|0,222|| align=right|11,33|| align=right|5,335||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52739)||1998 HP109|| align=right|14,0|| align=right|3,056|| align=right|0,190|| align=right|11,23|| align=right|5,343||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52740)||1998 HB113|| align=right|13,2|| align=right|3,125|| align=right|0,115|| align=right|12,50|| align=right|5,524||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52741)||1998 HW116|| align=right|13,6|| align=right|3,008|| align=right|0,111|| align=right|13,82|| align=right|5,217||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52742)||1998 HV126|| align=right|14,2|| align=right|3,058|| align=right|0,158|| align=right|4,94|| align=right|5,348||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52743)||1998 HW135|| align=right|12,9|| align=right|2,978|| align=right|0,024|| align=right|10,35|| align=right|5,138||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52744)||1998 HO136|| align=right|13,8|| align=right|3,160|| align=right|0,050|| align=right|11,56|| align=right|5,616||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52745)||1998 HL137|| align=right|13,7|| align=right|3,116|| align=right|0,127|| align=right|14,14|| align=right|5,500||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52746)||1998 HS149|| align=right|16,1|| align=right|2,271|| align=right|0,207|| align=right|4,23|| align=right|3,422||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52747)||1998 HM151|| align=right|7,9|| align=right|44,65|| align=right|0,061|| align=right|0,55|| align=right|299||CBW||29. dubna 1998||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(52748)||1998 JJ1|| align=right|15,0|| align=right|1,934|| align=right|0,093|| align=right|19,90|| align=right|2,688||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52749)||1998 KN8|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,071|| align=right|22,73|| align=right|5,552||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52750)||1998 KK17|| align=right|16,5|| align=right|1,426|| align=right|0,525|| align=right|11,15|| align=right|1,702||APL||29. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52751)||1998 KR37|| align=right|12,8|| align=right|3,146|| align=right|0,043|| align=right|22,91|| align=right|5,579||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52752)||1998 KH48|| align=right|16,1|| align=right|2,225|| align=right|0,226|| align=right|5,70|| align=right|3,319||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52753)||1998 KG56|| align=right|15,9|| align=right|1,972|| align=right|0,055|| align=right|24,35|| align=right|2,768||MBA||27. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52754)||1998 KN62|| align=right|13,9|| align=right|3,157|| align=right|0,210|| align=right|12,72|| align=right|5,607||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52755)||1998 MU|| align=right|13,7|| align=right|3,120|| align=right|0,266|| align=right|19,05|| align=right|5,511||MBA||16. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52756)||1998 MY3|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,056|| align=right|1,07|| align=right|3,349||MBA||18. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52757)||1998 MH4|| align=right|14,8|| align=right|2,307|| align=right|0,184|| align=right|25,81|| align=right|3,504||MBA||23. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52758)||1998 MN8|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,234|| align=right|8,46|| align=right|3,395||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52759)||1998 MW13|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,237|| align=right|5,01|| align=right|3,728||MBA||25. června 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(52760)||1998 ML14|| align=right|17,5|| align=right|2,412|| align=right|0,620|| align=right|2,44|| align=right|3,746||APL PHA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52761)||1998 MN14|| align=right|17,8|| align=right|1,555|| align=right|0,225|| align=right|19,49|| align=right|1,939||AMR||25. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52762)||1998 MT24|| align=right|14,8|| align=right|2,420|| align=right|0,651|| align=right|33,98|| align=right|3,763||APL||29. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52763)||1998 ME29|| align=right|15,9|| align=right|2,144|| align=right|0,177|| align=right|0,99|| align=right|3,139||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52764)||1998 MC33|| align=right|15,4|| align=right|2,191|| align=right|0,194|| align=right|4,18|| align=right|3,243||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52765)||1998 MA36|| align=right|16,6|| align=right|2,279|| align=right|0,238|| align=right|6,20|| align=right|3,439||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52766)||1998 MC38|| align=right|15,4|| align=right|2,217|| align=right|0,238|| align=right|8,80|| align=right|3,300||MBA||18. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52767)||1998 MW41|| align=right|11,6|| align=right|5,319|| align=right|0,024|| align=right|12,80|| align=right|12,27||JUT||28. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52768)||1998 OR2|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,567|| align=right|5,87|| align=right|3,696||AMR PHA||24. července 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(52769)||1998 OF4|| align=right|15,8|| align=right|2,225|| align=right|0,162|| align=right|5,09|| align=right|3,318||MBA||26. července 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(52770)||1998 OD15|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,163|| align=right|3,48|| align=right|3,506||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52771)||1998 PX|| align=right|16,0|| align=right|2,258|| align=right|0,171|| align=right|4,50|| align=right|3,392||MBA||14. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(52772)||1998 PT1|| align=right|16,2|| align=right|2,220|| align=right|0,151|| align=right|1,56|| align=right|3,306||MBA||14. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52773)||1998 QU12|| align=right|15,6|| align=right|2,219|| align=right|0,205|| align=right|3,67|| align=right|3,304||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52774)||1998 QC14|| align=right|16,8|| align=right|2,528|| align=right|0,303|| align=right|6,98|| align=right|4,018||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52775)||1998 QQ18|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,219|| align=right|1,86|| align=right|3,434||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52776)||1998 QS19|| align=right|16,5|| align=right|2,329|| align=right|0,174|| align=right|1,41|| align=right|3,554||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52777)||1998 QR21|| align=right|15,6|| align=right|2,184|| align=right|0,122|| align=right|5,70|| align=right|3,227||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52778)||1998 QV24|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,165|| align=right|4,01|| align=right|3,523||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52779)||1998 QZ29|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,134|| align=right|6,35|| align=right|3,533||MBA||26. srpna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52780)||1998 QK31|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,128|| align=right|7,28|| align=right|3,494||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52781)||1998 QY37|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,179|| align=right|5,73|| align=right|3,475||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52782)||1998 QA38|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,238|| align=right|1,95|| align=right|3,590||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52783)||1998 QB38|| align=right|14,2|| align=right|2,588|| align=right|0,185|| align=right|13,97|| align=right|4,163||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52784)||1998 QL38|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,156|| align=right|5,58|| align=right|3,438||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52785)||1998 QN38|| align=right|16,7|| align=right|2,333|| align=right|0,227|| align=right|2,15|| align=right|3,562||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52786)||1998 QP42|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,190|| align=right|3,44|| align=right|3,570||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52787)||1998 QJ43|| align=right|15,7|| align=right|2,200|| align=right|0,009|| align=right|7,07|| align=right|3,261||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52788)||1998 QA46|| align=right|15,0|| align=right|2,220|| align=right|0,095|| align=right|6,41|| align=right|3,308||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52789)||1998 QH47|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,133|| align=right|7,26|| align=right|3,521||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52790)||1998 QD48|| align=right|15,6|| align=right|2,259|| align=right|0,180|| align=right|3,89|| align=right|3,394||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52791)||1998 QC49|| align=right|16,1|| align=right|2,192|| align=right|0,116|| align=right|3,63|| align=right|3,244||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52792)||1998 QY50|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,123|| align=right|6,56|| align=right|3,508||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52793)||1998 QN51|| align=right|15,1|| align=right|2,164|| align=right|0,007|| align=right|3,00|| align=right|3,182||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52794)||1998 QS51|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,127|| align=right|2,68|| align=right|3,504||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52795)||1998 QZ51|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,195|| align=right|5,39|| align=right|3,369||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52796)||1998 QA52|| align=right|15,7|| align=right|2,160|| align=right|0,129|| align=right|5,28|| align=right|3,174||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52797)||1998 QS54|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,254|| align=right|4,71|| align=right|3,550||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52798)||1998 QO55|| align=right|15,0|| align=right|2,402|| align=right|0,162|| align=right|2,49|| align=right|3,722||MBA||26. srpna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52799)||1998 QF56|| align=right|15,2|| align=right|2,431|| align=right|0,280|| align=right|15,96|| align=right|3,789||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52800)||1998 QT60|| align=right|13,2|| align=right|2,447|| align=right|0,350|| align=right|21,90|| align=right|3,828||MBA||29. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52801)||1998 QG63|| align=right|16,2|| align=right|2,156|| align=right|0,083|| align=right|6,46|| align=right|3,166||MBA||24. srpna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(52802)||1998 QP67|| align=right|14,3|| align=right|2,515|| align=right|0,211|| align=right|11,03|| align=right|3,988||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52803)||1998 QO71|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,157|| align=right|5,47|| align=right|3,458||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52804)||1998 QT72|| align=right|15,9|| align=right|2,290|| align=right|0,138|| align=right|6,22|| align=right|3,465||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52805)||1998 QT76|| align=right|14,9|| align=right|2,196|| align=right|0,086|| align=right|5,93|| align=right|3,254||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52806)||1998 QE79|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,264|| align=right|11,68|| align=right|3,477||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52807)||1998 QZ84|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,094|| align=right|5,49|| align=right|3,397||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52808)||1998 QE86|| align=right|14,6|| align=right|2,535|| align=right|0,232|| align=right|17,22|| align=right|4,037||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52809)||1998 QQ91|| align=right|14,7|| align=right|2,155|| align=right|0,200|| align=right|5,32|| align=right|3,164||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52810)||1998 QS91|| align=right|14,6|| align=right|2,339|| align=right|0,240|| align=right|8,46|| align=right|3,577||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52811)||1998 QJ92|| align=right|15,8|| align=right|2,309|| align=right|0,238|| align=right|3,29|| align=right|3,508||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52812)||1998 QR92|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,267|| align=right|11,60|| align=right|3,630||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52813)||1998 QT94|| align=right|16,2|| align=right|2,310|| align=right|0,206|| align=right|1,35|| align=right|3,511||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52814)||1998 QE98|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,257|| align=right|3,89|| align=right|3,613||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52815)||1998 QP98|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,220|| align=right|6,63|| align=right|3,669||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52816)||1998 QX98|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,211|| align=right|3,24|| align=right|3,607||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52817)||1998 QF99|| align=right|15,8|| align=right|2,232|| align=right|0,040|| align=right|3,95|| align=right|3,333||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52818)||1998 QH103|| align=right|15,4|| align=right|2,537|| align=right|0,219|| align=right|9,34|| align=right|4,041||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52819)||1998 QK104|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,161|| align=right|5,83|| align=right|3,540||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52820)||1998 RS2|| align=right|16,1|| align=right|2,215|| align=right|0,203|| align=right|2,45|| align=right|3,295||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52821)||1998 RU4|| align=right|15,0|| align=right|2,399|| align=right|0,304|| align=right|21,74|| align=right|3,715||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52822)||1998 RN6|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,156|| align=right|6,97|| align=right|3,363||MBA||15. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52823)||1998 RA7|| align=right|15,6|| align=right|2,145|| align=right|0,071|| align=right|2,24|| align=right|3,142||MBA||12. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52824)||1998 RN16|| align=right|15,9|| align=right|2,265|| align=right|0,221|| align=right|6,58|| align=right|3,408||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52825)||1998 RM28|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,172|| align=right|2,77|| align=right|3,367||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52826)||1998 RK34|| align=right|15,6|| align=right|2,232|| align=right|0,079|| align=right|6,53|| align=right|3,335||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52827)||1998 RY38|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,235|| align=right|3,16|| align=right|3,668||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52828)||1998 RP39|| align=right|15,9|| align=right|2,193|| align=right|0,125|| align=right|4,84|| align=right|3,247||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52829)||1998 RP43|| align=right|16,1|| align=right|2,153|| align=right|0,063|| align=right|5,48|| align=right|3,159||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52830)||1998 RN46|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,242|| align=right|4,51|| align=right|3,704||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52831)||1998 RA47|| align=right|15,6|| align=right|2,229|| align=right|0,102|| align=right|7,11|| align=right|3,326||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52832)||1998 RD49|| align=right|16,4|| align=right|2,338|| align=right|0,156|| align=right|2,33|| align=right|3,574||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52833)||1998 RK51|| align=right|15,9|| align=right|2,284|| align=right|0,161|| align=right|4,76|| align=right|3,450||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52834)||1998 RV53|| align=right|15,6|| align=right|2,243|| align=right|0,162|| align=right|4,49|| align=right|3,359||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52835)||1998 RN54|| align=right|15,4|| align=right|2,317|| align=right|0,071|| align=right|5,78|| align=right|3,527||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52836)||1998 RK55|| align=right|15,5|| align=right|2,225|| align=right|0,154|| align=right|5,04|| align=right|3,318||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52837)||1998 RL55|| align=right|15,9|| align=right|2,194|| align=right|0,125|| align=right|4,54|| align=right|3,249||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52838)||1998 RW55|| align=right|15,6|| align=right|2,233|| align=right|0,156|| align=right|4,27|| align=right|3,336||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52839)||1998 RZ55|| align=right|13,8|| align=right|2,166|| align=right|0,091|| align=right|4,02|| align=right|3,188||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52840)||1998 RF56|| align=right|15,2|| align=right|2,262|| align=right|0,071|| align=right|2,23|| align=right|3,402||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52841)||1998 RR59|| align=right|15,1|| align=right|2,306|| align=right|0,074|| align=right|3,58|| align=right|3,500||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52842)||1998 RV59|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,140|| align=right|6,68|| align=right|3,328||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52843)||1998 RX62|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,196|| align=right|2,77|| align=right|3,469||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52844)||1998 RB66|| align=right|14,9|| align=right|2,257|| align=right|0,061|| align=right|7,21|| align=right|3,389||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52845)||1998 RH67|| align=right|14,7|| align=right|2,229|| align=right|0,092|| align=right|3,63|| align=right|3,328||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52846)||1998 RL67|| align=right|16,2|| align=right|2,234|| align=right|0,132|| align=right|2,66|| align=right|3,339||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52847)||1998 RU67|| align=right|15,5|| align=right|2,210|| align=right|0,180|| align=right|2,06|| align=right|3,285||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52848)||1998 RY71|| align=right|15,2|| align=right|2,250|| align=right|0,127|| align=right|6,66|| align=right|3,374||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52849)||1998 RU72|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,119|| align=right|2,37|| align=right|3,459||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52850)||1998 RG73|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,220|| align=right|1,70|| align=right|3,627||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52851)||1998 RR74|| align=right|15,7|| align=right|2,303|| align=right|0,106|| align=right|6,63|| align=right|3,494||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52852)||1998 RB75|| align=right|15,0|| align=right|2,263|| align=right|0,113|| align=right|7,27|| align=right|3,405||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52853)||1998 RG76|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,153|| align=right|8,55|| align=right|3,492||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52854)||1998 RR76|| align=right|16,7|| align=right|2,391|| align=right|0,208|| align=right|3,45|| align=right|3,696||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52855)||1998 RW76|| align=right|15,3|| align=right|2,157|| align=right|0,035|| align=right|5,11|| align=right|3,167||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52856)||1998 RD77|| align=right|14,6|| align=right|2,237|| align=right|0,139|| align=right|5,32|| align=right|3,346||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52857)||1998 RT78|| align=right|15,5|| align=right|2,300|| align=right|0,158|| align=right|7,03|| align=right|3,487||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52858)||1998 RF79|| align=right|15,0|| align=right|2,225|| align=right|0,108|| align=right|5,85|| align=right|3,318||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52859)||1998 RG79|| align=right|15,6|| align=right|2,203|| align=right|0,185|| align=right|4,02|| align=right|3,269||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52860)||1998 SX|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,031|| align=right|6,85|| align=right|3,405||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52861)||1998 SG4|| align=right|16,0|| align=right|2,163|| align=right|0,090|| align=right|2,93|| align=right|3,180||MBA||18. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52862)||1998 SR4|| align=right|15,7|| align=right|2,320|| align=right|0,183|| align=right|5,94|| align=right|3,533||MBA||19. září 1998||Stroncone||V. S. Casulli
|-
|(52863)||1998 SJ13|| align=right|15,5|| align=right|2,189|| align=right|0,152|| align=right|4,42|| align=right|3,239||MBA||21. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52864)||1998 SR21|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,064|| align=right|6,21|| align=right|3,670||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52865)||1998 SH22|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,185|| align=right|6,32|| align=right|3,423||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(52866)||1998 ST23|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,114|| align=right|7,75|| align=right|3,551||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52867)||1998 SD25|| align=right|15,1|| align=right|2,236|| align=right|0,175|| align=right|6,23|| align=right|3,344||MBA||19. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52868)||1998 SJ25|| align=right|14,7|| align=right|2,250|| align=right|0,096|| align=right|5,67|| align=right|3,375||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52869)||1998 SZ25|| align=right|15,2|| align=right|2,274|| align=right|0,098|| align=right|5,96|| align=right|3,429||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52870)||1998 SC26|| align=right|15,4|| align=right|2,360|| align=right|0,244|| align=right|5,92|| align=right|3,624||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52871)||1998 SR27|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,270|| align=right|23,08|| align=right|3,641||MBA||25. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(52872) Okyrhoe||1998 SG35|| align=right|11,3|| align=right|8,389|| align=right|0,309|| align=right|15,64|| align=right|24,30||XXX||19. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52873)||1998 SP35|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,051|| align=right|7,13|| align=right|3,709||MBA||22. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52874)||1998 SD36|| align=right|15,7|| align=right|2,249|| align=right|0,105|| align=right|5,95|| align=right|3,372||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52875)||1998 SB43|| align=right|16,8|| align=right|2,242|| align=right|0,111|| align=right|4,24|| align=right|3,357||MBA||20. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52876)||1998 SQ43|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,156|| align=right|5,22|| align=right|3,691||MBA||25. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52877)||1998 SU43|| align=right|14,9|| align=right|2,381|| align=right|0,226|| align=right|2,62|| align=right|3,672||MBA||25. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52878)||1998 SU45|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,121|| align=right|4,09|| align=right|3,620||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52879)||1998 SL50|| align=right|16,7|| align=right|2,430|| align=right|0,165|| align=right|6,31|| align=right|3,787||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52880)||1998 SW52|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,075|| align=right|5,67|| align=right|3,499||MBA||30. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52881)||1998 SN53|| align=right|15,5|| align=right|2,181|| align=right|0,143|| align=right|5,43|| align=right|3,220||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52882)||1998 ST53|| align=right|15,1|| align=right|2,535|| align=right|0,240|| align=right|6,99|| align=right|4,036||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52883)||1998 SO54|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,122|| align=right|11,05|| align=right|3,568||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52884)||1998 SX54|| align=right|16,2|| align=right|2,222|| align=right|0,188|| align=right|5,30|| align=right|3,313||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52885)||1998 SB56|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,241|| align=right|7,00|| align=right|3,423||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52886)||1998 SF56|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,197|| align=right|3,62|| align=right|3,599||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52887)||1998 SL58|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,140|| align=right|6,62|| align=right|3,433||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52888)||1998 SZ58|| align=right|15,8|| align=right|2,592|| align=right|0,193|| align=right|4,44|| align=right|4,171||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52889)||1998 SH61|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,086|| align=right|6,40|| align=right|3,582||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52890)||1998 SL61|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,183|| align=right|4,70|| align=right|3,465||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52891)||1998 SM61|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,227|| align=right|4,42|| align=right|3,612||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52892)||1998 SR62|| align=right|15,2|| align=right|2,317|| align=right|0,274|| align=right|2,27|| align=right|3,527||MBA||20. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52893)||1998 SD63|| align=right|16,0|| align=right|2,339|| align=right|0,094|| align=right|6,57|| align=right|3,578||MBA||25. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52894)||1998 SL64|| align=right|14,5|| align=right|2,288|| align=right|0,068|| align=right|4,53|| align=right|3,461||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52895)||1998 SE65|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,115|| align=right|4,99|| align=right|3,623||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52896)||1998 SC66|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,206|| align=right|3,19|| align=right|3,668||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52897)||1998 SE66|| align=right|14,2|| align=right|2,398|| align=right|0,140|| align=right|11,15|| align=right|3,713||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52898)||1998 SO67|| align=right|15,5|| align=right|2,214|| align=right|0,175|| align=right|5,43|| align=right|3,294||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52899)||1998 ST67|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,070|| align=right|5,36|| align=right|3,456||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52900)||1998 SO70|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,204|| align=right|7,39|| align=right|3,536||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52901)||1998 SK73|| align=right|15,6|| align=right|2,269|| align=right|0,014|| align=right|4,55|| align=right|3,418||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52902)||1998 SN73|| align=right|15,5|| align=right|2,195|| align=right|0,080|| align=right|2,46|| align=right|3,251||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52903)||1998 SG74|| align=right|15,4|| align=right|2,378|| align=right|0,106|| align=right|4,64|| align=right|3,665||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52904)||1998 ST74|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,246|| align=right|3,20|| align=right|3,485||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52905)||1998 SN75|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,251|| align=right|3,30|| align=right|3,652||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52906)||1998 SW81|| align=right|17,2|| align=right|2,341|| align=right|0,188|| align=right|2,26|| align=right|3,581||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52907)||1998 ST82|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,057|| align=right|5,00|| align=right|3,435||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52908)||1998 SH83|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,229|| align=right|5,01|| align=right|3,626||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52909)||1998 SZ86|| align=right|14,1|| align=right|3,037|| align=right|0,104|| align=right|9,69|| align=right|5,293||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52910)||1998 SY91|| align=right|16,6|| align=right|2,277|| align=right|0,125|| align=right|3,05|| align=right|3,436||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52911)||1998 SP97|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,102|| align=right|6,66|| align=right|3,582||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52912)||1998 SN100|| align=right|15,7|| align=right|2,205|| align=right|0,191|| align=right|3,24|| align=right|3,273||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52913)||1998 SO101|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,151|| align=right|2,29|| align=right|3,463||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52914)||1998 SE102|| align=right|15,4|| align=right|2,258|| align=right|0,100|| align=right|4,69|| align=right|3,393||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52915)||1998 SC103|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,060|| align=right|3,44|| align=right|3,445||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52916)||1998 SG105|| align=right|15,4|| align=right|2,246|| align=right|0,021|| align=right|7,11|| align=right|3,364||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52917)||1998 SH105|| align=right|15,2|| align=right|2,168|| align=right|0,070|| align=right|4,80|| align=right|3,192||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52918)||1998 SM106|| align=right|15,1|| align=right|2,213|| align=right|0,157|| align=right|5,16|| align=right|3,292||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52919)||1998 SS108|| align=right|16,2|| align=right|2,209|| align=right|0,213|| align=right|2,47|| align=right|3,282||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52920)||1998 SQ110|| align=right|15,2|| align=right|2,180|| align=right|0,167|| align=right|5,51|| align=right|3,217||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52921)||1998 SF113|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,105|| align=right|4,95|| align=right|3,498||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52922)||1998 SS113|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,245|| align=right|5,19|| align=right|3,613||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52923)||1998 SR114|| align=right|15,4|| align=right|2,253|| align=right|0,134|| align=right|3,01|| align=right|3,380||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52924)||1998 SF117|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,116|| align=right|6,91|| align=right|3,468||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52925)||1998 SW117|| align=right|14,6|| align=right|2,279|| align=right|0,075|| align=right|6,71|| align=right|3,439||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52926)||1998 SY117|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,201|| align=right|1,88|| align=right|3,659||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52927)||1998 SC122|| align=right|14,6|| align=right|2,532|| align=right|0,156|| align=right|4,35|| align=right|4,028||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52928)||1998 SX122|| align=right|16,5|| align=right|2,383|| align=right|0,238|| align=right|1,54|| align=right|3,677||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52929)||1998 SY122|| align=right|15,5|| align=right|2,367|| align=right|0,117|| align=right|6,84|| align=right|3,641||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52930)||1998 SK127|| align=right|14,6|| align=right|2,315|| align=right|0,269|| align=right|5,28|| align=right|3,521||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52931)||1998 SN127|| align=right|15,7|| align=right|2,249|| align=right|0,039|| align=right|4,78|| align=right|3,372||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52932)||1998 SQ129|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,159|| align=right|6,18|| align=right|3,541||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52933)||1998 SC130|| align=right|15,6|| align=right|2,285|| align=right|0,198|| align=right|4,10|| align=right|3,453||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52934)||1998 SZ131|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,212|| align=right|5,07|| align=right|3,386||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52935)||1998 SF132|| align=right|17,0|| align=right|2,260|| align=right|0,129|| align=right|6,73|| align=right|3,398||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52936)||1998 SC134|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,214|| align=right|2,30|| align=right|3,603||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52937)||1998 ST135|| align=right|16,1|| align=right|2,326|| align=right|0,138|| align=right|6,74|| align=right|3,546||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52938)||1998 SW136|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,126|| align=right|7,27|| align=right|3,693||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52939)||1998 SO137|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,159|| align=right|5,34|| align=right|3,658||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52940)||1998 SV137|| align=right|15,8|| align=right|2,240|| align=right|0,103|| align=right|7,08|| align=right|3,353||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52941)||1998 SC139|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,121|| align=right|4,17|| align=right|3,540||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52942)||1998 SU139|| align=right|15,0|| align=right|2,234|| align=right|0,127|| align=right|4,99|| align=right|3,338||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52943)||1998 SV139|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,166|| align=right|4,83|| align=right|3,615||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52944)||1998 SO142|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,141|| align=right|7,12|| align=right|3,749||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52945)||1998 SQ142|| align=right|15,2|| align=right|2,242|| align=right|0,142|| align=right|3,94|| align=right|3,356||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52946)||1998 SZ142|| align=right|15,7|| align=right|2,253|| align=right|0,150|| align=right|5,04|| align=right|3,382||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52947)||1998 SY144|| align=right|15,6|| align=right|2,455|| align=right|0,146|| align=right|5,85|| align=right|3,845||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52948)||1998 SH145|| align=right|16,8|| align=right|2,408|| align=right|0,203|| align=right|2,78|| align=right|3,736||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52949)||1998 SK145|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,224|| align=right|1,99|| align=right|3,700||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52950)||1998 SB146|| align=right|15,0|| align=right|2,289|| align=right|0,095|| align=right|3,64|| align=right|3,463||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52951)||1998 SO147|| align=right|15,0|| align=right|2,371|| align=right|0,164|| align=right|9,41|| align=right|3,650||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52952)||1998 SU154|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,216|| align=right|4,76|| align=right|4,098||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52953)||1998 SH170|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,076|| align=right|7,49|| align=right|3,496||MBA||21. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52954)||1998 TD|| align=right|15,3|| align=right|2,288|| align=right|0,183|| align=right|4,68|| align=right|3,461||MBA||9. října 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52955)||1998 TJ|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,139|| align=right|5,74|| align=right|3,501||MBA||10. října 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52956)||1998 TZ|| align=right|16,4|| align=right|2,162|| align=right|0,174|| align=right|1,87|| align=right|3,179||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52957)||1998 TW1|| align=right|14,0|| align=right|2,739|| align=right|0,146|| align=right|10,16|| align=right|4,533||MBA||14. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52958)||1998 TT2|| align=right|16,1|| align=right|2,377|| align=right|0,175|| align=right|2,12|| align=right|3,663||MBA||13. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52959)||1998 TY2|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,152|| align=right|2,51|| align=right|3,601||MBA||13. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52960)||1998 TD7|| align=right|16,7|| align=right|2,215|| align=right|0,048|| align=right|1,77|| align=right|3,296||MBA||14. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52961)||1998 TH9|| align=right|16,0|| align=right|2,366|| align=right|0,155|| align=right|1,62|| align=right|3,639||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52962)||1998 TS13|| align=right|16,2|| align=right|2,394|| align=right|0,149|| align=right|2,76|| align=right|3,704||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52963)||1998 TB16|| align=right|15,9|| align=right|2,236|| align=right|0,214|| align=right|2,19|| align=right|3,343||MBA||15. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52964)||1998 TE16|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,171|| align=right|1,69|| align=right|3,696||MBA||15. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52965)||1998 TK17|| align=right|16,1|| align=right|2,225|| align=right|0,123|| align=right|5,30|| align=right|3,318||MBA||15. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52966)||1998 TQ17|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,137|| align=right|7,71|| align=right|3,461||MBA||15. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52967)||1998 TV26|| align=right|15,4|| align=right|2,424|| align=right|0,169|| align=right|4,24|| align=right|3,774||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52968)||1998 TL28|| align=right|16,6|| align=right|2,298|| align=right|0,086|| align=right|2,44|| align=right|3,482||MBA||15. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(52969)||1998 TG30|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,208|| align=right|1,61|| align=right|3,500||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52970)||1998 TS30|| align=right|14,4|| align=right|2,538|| align=right|0,134|| align=right|15,71|| align=right|4,043||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52971)||1998 TQ31|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,098|| align=right|7,12|| align=right|3,453||MBA||11. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52972)||1998 TH33|| align=right|15,3|| align=right|2,244|| align=right|0,167|| align=right|6,87|| align=right|3,362||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52973)||1998 TP33|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,142|| align=right|7,29|| align=right|3,468||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52974)||1998 TE34|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,184|| align=right|3,73|| align=right|3,365||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52975) Cyllarus||1998 TF35|| align=right|9,3|| align=right|26,10|| align=right|0,378|| align=right|12,66|| align=right|134||CNT||12. října 1998||Kitt Peak||N. Danzl
|-
|(52976)||1998 UX2|| align=right|15,5|| align=right|2,367|| align=right|0,068|| align=right|7,29|| align=right|3,640||MBA||20. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52977)||1998 UE4|| align=right|14,7|| align=right|2,341|| align=right|0,236|| align=right|9,87|| align=right|3,581||MBA||21. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52978)||1998 UH7|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,132|| align=right|5,49|| align=right|3,743||MBA||20. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52979)||1998 UL7|| align=right|15,0|| align=right|2,330|| align=right|0,159|| align=right|7,51|| align=right|3,556||MBA||22. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52980)||1998 UP7|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,097|| align=right|7,59|| align=right|3,585||MBA||22. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52981)||1998 UX15|| align=right|15,2|| align=right|2,530|| align=right|0,121|| align=right|2,57|| align=right|4,024||MBA||24. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52982)||1998 UY15|| align=right|15,4|| align=right|2,378|| align=right|0,247|| align=right|6,68|| align=right|3,665||MBA||21. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(52983)||1998 UX16|| align=right|14,2|| align=right|2,388|| align=right|0,262|| align=right|24,25|| align=right|3,690||MBA||27. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(52984)||1998 UZ16|| align=right|15,2|| align=right|2,333|| align=right|0,210|| align=right|25,91|| align=right|3,563||MBA||27. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(52985)||1998 UV19|| align=right|14,6|| align=right|2,246|| align=right|0,059|| align=right|6,78|| align=right|3,365||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52986)||1998 UE21|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,140|| align=right|0,26|| align=right|3,493||MBA||29. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(52987)||1998 UK21|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,184|| align=right|4,81|| align=right|3,468||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52988)||1998 UN22|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,105|| align=right|5,71|| align=right|3,413||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52989)||1998 UT23|| align=right|15,0|| align=right|2,236|| align=right|0,099|| align=right|6,11|| align=right|3,344||MBA||17. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52990)||1998 UP24|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,133|| align=right|2,84|| align=right|3,733||MBA||18. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(52991)||1998 UM25|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,116|| align=right|6,24|| align=right|3,455||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52992)||1998 UB26|| align=right|14,5|| align=right|2,350|| align=right|0,122|| align=right|7,43|| align=right|3,602||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52993)||1998 UT26|| align=right|16,3|| align=right|2,321|| align=right|0,235|| align=right|3,72|| align=right|3,535||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52994)||1998 UY29|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,051|| align=right|7,42|| align=right|3,387||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52995)||1998 UJ32|| align=right|14,4|| align=right|2,197|| align=right|0,114|| align=right|5,94|| align=right|3,255||MBA||27. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52996)||1998 UL32|| align=right|14,8|| align=right|2,309|| align=right|0,036|| align=right|7,48|| align=right|3,508||MBA||29. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52997)||1998 UY32|| align=right|15,5|| align=right|2,295|| align=right|0,231|| align=right|8,15|| align=right|3,476||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52998)||1998 UM33|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,253|| align=right|4,06|| align=right|3,540||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(52999)||1998 UQ34|| align=right|15,8|| align=right|2,196|| align=right|0,212|| align=right|6,92|| align=right|3,253||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(53000)||1998 UO40|| align=right|14,8|| align=right|2,365|| align=right|0,057|| align=right|6,11|| align=right|3,636||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
CBW – kubewano,
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek